|-
|(40001)||1998 HB88|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,254|| align=right|8,29|| align=right|3,836||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40002)||1998 HS89|| align=right|14,9|| align=right|2,712|| align=right|0,064|| align=right|6,11|| align=right|4,466||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40003)||1998 HW92|| align=right|15,2|| align=right|3,201|| align=right|0,131|| align=right|1,14|| align=right|5,727||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40004)||1998 HF94|| align=right|15,1|| align=right|2,695|| align=right|0,308|| align=right|6,89|| align=right|4,424||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40005)||1998 HA96|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,159|| align=right|14,53|| align=right|4,215||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40006)||1998 HV101|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,177|| align=right|5,45|| align=right|4,294||MBA||24. dubna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40007)||1998 HV102|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,150|| align=right|9,75|| align=right|4,362||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40008)||1998 HN111|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,161|| align=right|7,43|| align=right|3,893||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40009)||1998 HG119|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,173|| align=right|11,07|| align=right|4,221||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40010)||1998 HF122|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,142|| align=right|13,18|| align=right|5,530||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40011)||1998 HK123|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,070|| align=right|13,51|| align=right|4,113||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40012)||1998 HP123|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,196|| align=right|8,89|| align=right|4,045||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40013)||1998 HB124|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,188|| align=right|14,44|| align=right|4,025||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40014)||1998 HL124|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,271|| align=right|7,48|| align=right|4,280||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40015)||1998 HB125|| align=right|14,8|| align=right|2,583|| align=right|0,122|| align=right|15,37|| align=right|4,151||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40016)||1998 HT127|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,134|| align=right|2,72|| align=right|3,790||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40017)||1998 HY127|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,076|| align=right|4,63|| align=right|3,776||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40018)||1998 HH134|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,082|| align=right|6,05|| align=right|3,685||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40019)||1998 HR136|| align=right|15,4|| align=right|2,488|| align=right|0,118|| align=right|3,58|| align=right|3,923||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40020)||1998 HX136|| align=right|14,7|| align=right|2,530|| align=right|0,155|| align=right|7,12|| align=right|4,024||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40021)||1998 HG137|| align=right|15,0|| align=right|2,359|| align=right|0,073|| align=right|7,03|| align=right|3,622||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40022)||1998 HP146|| align=right|13,4|| align=right|2,946|| align=right|0,176|| align=right|13,69|| align=right|5,055||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40023)||1998 HU148|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,256|| align=right|3,07|| align=right|4,087||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40024)||1998 HW148|| align=right|15,1|| align=right|2,639|| align=right|0,090|| align=right|0,59|| align=right|4,286||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40025)||1998 HQ149|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,103|| align=right|6,68|| align=right|4,054||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40026)||1998 JF3|| align=right|14,7|| align=right|2,463|| align=right|0,058|| align=right|8,00|| align=right|3,865||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40027)||1998 JH4|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,047|| align=right|3,75|| align=right|4,416||MBA||15. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(40028)||1998 KO1|| align=right|15,2|| align=right|2,491|| align=right|0,117|| align=right|5,19|| align=right|3,932||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40029)||1998 KG2|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,265|| align=right|15,12|| align=right|4,202||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40030)||1998 KL2|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,285|| align=right|13,84|| align=right|4,141||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40031)||1998 KP2|| align=right|13,6|| align=right|2,568|| align=right|0,016|| align=right|23,10|| align=right|4,115||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40032)||1998 KD10|| align=right|14,7|| align=right|2,472|| align=right|0,136|| align=right|8,49|| align=right|3,886||MBA||26. května 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40033)||1998 KX10|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,193|| align=right|9,52|| align=right|4,106||MBA||22. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40034)||1998 KB11|| align=right|13,1|| align=right|3,099|| align=right|0,229|| align=right|18,05|| align=right|5,455||MBA||22. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40035)||1998 KO15|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,127|| align=right|13,57|| align=right|4,052||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40036)||1998 KT19|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,212|| align=right|5,01|| align=right|4,153||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40037)||1998 KS22|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,158|| align=right|4,68|| align=right|4,520||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40038)||1998 KT22|| align=right|14,8|| align=right|2,519|| align=right|0,098|| align=right|10,64|| align=right|3,997||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40039)||1998 KW26|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,285|| align=right|13,35|| align=right|4,111||MBA||21. května 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(40040)||1998 KC27|| align=right|14,3|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|15,08|| align=right|4,359||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40041)||1998 KK29|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,148|| align=right|4,77|| align=right|4,141||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40042)||1998 KM30|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,139|| align=right|5,16|| align=right|4,118||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40043)||1998 KV30|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,049|| align=right|11,73|| align=right|4,231||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40044)||1998 KH32|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,193|| align=right|1,98|| align=right|4,043||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40045)||1998 KZ33|| align=right|15,0|| align=right|2,606|| align=right|0,224|| align=right|13,66|| align=right|4,206||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40046)||1998 KT34|| align=right|14,0|| align=right|2,648|| align=right|0,258|| align=right|12,69|| align=right|4,308||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40047)||1998 KW34|| align=right|16,1|| align=right|2,545|| align=right|0,189|| align=right|5,09|| align=right|4,060||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40048)||1998 KA36|| align=right|13,9|| align=right|2,595|| align=right|0,162|| align=right|11,00|| align=right|4,178||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40049)||1998 KB37|| align=right|13,7|| align=right|2,627|| align=right|0,066|| align=right|14,59|| align=right|4,256||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40050)||1998 KP37|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,059|| align=right|5,00|| align=right|4,110||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40051)||1998 KY37|| align=right|15,0|| align=right|2,688|| align=right|0,056|| align=right|4,15|| align=right|4,407||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40052)||1998 KB38|| align=right|15,6|| align=right|2,498|| align=right|0,123|| align=right|3,77|| align=right|3,948||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40053)||1998 KH41|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,171|| align=right|6,51|| align=right|4,289||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40054)||1998 KP42|| align=right|14,4|| align=right|2,481|| align=right|0,072|| align=right|13,25|| align=right|3,908||MBA||27. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40055)||1998 KS43|| align=right|13,5|| align=right|2,664|| align=right|0,306|| align=right|19,13|| align=right|4,348||MBA||24. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40056)||1998 KT44|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,192|| align=right|6,91|| align=right|4,405||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40057)||1998 KJ45|| align=right|14,6|| align=right|2,634|| align=right|0,236|| align=right|13,80|| align=right|4,273||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40058)||1998 KL46|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,231|| align=right|6,23|| align=right|3,671||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40059)||1998 KR47|| align=right|14,5|| align=right|2,676|| align=right|0,273|| align=right|10,06|| align=right|4,377||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40060)||1998 KC48|| align=right|14,6|| align=right|2,401|| align=right|0,166|| align=right|16,28|| align=right|3,719||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40061)||1998 KQ48|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,145|| align=right|4,03|| align=right|4,113||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40062)||1998 KP49|| align=right|15,1|| align=right|2,686|| align=right|0,147|| align=right|18,05|| align=right|4,402||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40063)||1998 KV49|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,093|| align=right|13,03|| align=right|4,031||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40064)||1998 KW50|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,114|| align=right|9,08|| align=right|4,094||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40065)||1998 KX50|| align=right|14,0|| align=right|2,598|| align=right|0,108|| align=right|15,32|| align=right|4,187||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40066)||1998 KF51|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,117|| align=right|14,87|| align=right|4,033||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40067)||1998 KA54|| align=right|13,6|| align=right|2,561|| align=right|0,056|| align=right|13,90|| align=right|4,099||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40068)||1998 KS54|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,078|| align=right|7,63|| align=right|4,122||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40069)||1998 KQ55|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,161|| align=right|14,83|| align=right|4,316||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40070)||1998 KG58|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,125|| align=right|14,55|| align=right|4,079||MBA||26. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40071)||1998 KL59|| align=right|14,7|| align=right|2,548|| align=right|0,197|| align=right|8,54|| align=right|4,066||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40072)||1998 KZ59|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,103|| align=right|15,01|| align=right|4,035||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40073)||1998 KN60|| align=right|14,4|| align=right|2,477|| align=right|0,106|| align=right|14,40|| align=right|3,897||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40074)||1998 KN63|| align=right|13,8|| align=right|2,746|| align=right|0,119|| align=right|13,46|| align=right|4,551||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40075)||1998 KS63|| align=right|15,8|| align=right|2,597|| align=right|0,252|| align=right|6,33|| align=right|4,184||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40076)||1998 LB|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,111|| align=right|15,04|| align=right|4,091||MBA||2. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40077)||1998 MZ4|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,133|| align=right|12,21|| align=right|4,124||MBA||19. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40078)||1998 ML8|| align=right|13,8|| align=right|2,633|| align=right|0,270|| align=right|12,22|| align=right|4,272||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40079)||1998 MD9|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,164|| align=right|13,31|| align=right|4,424||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40080)||1998 MY9|| align=right|13,7|| align=right|2,793|| align=right|0,148|| align=right|16,73|| align=right|4,667||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40081)||1998 MG14|| align=right|14,1|| align=right|2,611|| align=right|0,097|| align=right|15,58|| align=right|4,217||MBA||25. června 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40082)||1998 ML16|| align=right|14,7|| align=right|3,051|| align=right|0,082|| align=right|1,09|| align=right|5,328||MBA||27. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40083)||1998 MS18|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,068|| align=right|9,70|| align=right|4,357||MBA||19. června 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40084)||1998 MS22|| align=right|14,2|| align=right|2,646|| align=right|0,067|| align=right|14,30|| align=right|4,303||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40085)||1998 MW32|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,263|| align=right|5,50|| align=right|3,674||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40086)||1998 MK33|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,228|| align=right|12,71|| align=right|4,363||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40087)||1998 MU34|| align=right|13,4|| align=right|2,685|| align=right|0,112|| align=right|14,14|| align=right|4,399||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40088)||1998 MJ37|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,217|| align=right|15,63|| align=right|4,524||MBA||23. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40089)||1998 MH40|| align=right|14,1|| align=right|2,926|| align=right|0,152|| align=right|11,78|| align=right|5,005||MBA||26. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40090)||1998 MZ40|| align=right|14,8|| align=right|2,958|| align=right|0,078|| align=right|11,52|| align=right|5,087||MBA||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40091)||1998 MH41|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,217|| align=right|7,67|| align=right|4,490||MBA||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40092)||1998 ME47|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,100|| align=right|7,86|| align=right|4,570||MBA||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40093)||1998 NH|| align=right|13,8|| align=right|2,776|| align=right|0,129|| align=right|12,26|| align=right|4,623||MBA||15. července 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40094)||1998 NN|| align=right|14,2|| align=right|2,660|| align=right|0,162|| align=right|14,88|| align=right|4,337||MBA||15. července 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40095)||1998 OV4|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,176|| align=right|7,99|| align=right|4,521||MBA||29. července 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(40096)||1998 OR9|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,138|| align=right|18,00|| align=right|5,523||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40097)||1998 OB13|| align=right|12,9|| align=right|3,187|| align=right|0,082|| align=right|14,71|| align=right|5,688||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40098)||1998 OW14|| align=right|14,5|| align=right|3,002|| align=right|0,134|| align=right|1,39|| align=right|5,202||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40099)||1998 OB15|| align=right|13,9|| align=right|2,895|| align=right|0,067|| align=right|1,86|| align=right|4,924||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40100)||1998 PV|| align=right|13,9|| align=right|2,744|| align=right|0,151|| align=right|8,23|| align=right|4,545||MBA||12. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(40101)||1998 QX|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,201|| align=right|36,49|| align=right|4,514||MBA||19. srpna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(40102)||1998 QU1|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,174|| align=right|6,81|| align=right|4,513||MBA||19. srpna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(40103)||1998 QX3|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,157|| align=right|11,82|| align=right|5,621||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(40104)||1998 QE4|| align=right|13,7|| align=right|2,991|| align=right|0,091|| align=right|10,75|| align=right|5,171||MBA||17. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40105)||1998 QL4|| align=right|14,1|| align=right|2,944|| align=right|0,038|| align=right|1,38|| align=right|5,050||MBA||17. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(40106) Erben||1998 QW5|| align=right|15,0|| align=right|2,933|| align=right|0,158|| align=right|7,35|| align=right|5,022||MBA||20. srpna 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(40107)||1998 QB7|| align=right|14,3|| align=right|2,847|| align=right|0,158|| align=right|11,79|| align=right|4,804||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40108)||1998 QU7|| align=right|13,4|| align=right|3,039|| align=right|0,096|| align=right|12,01|| align=right|5,298||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40109)||1998 QC8|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,230|| align=right|5,73|| align=right|4,578||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40110)||1998 QM9|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,157|| align=right|4,96|| align=right|5,330||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40111)||1998 QK12|| align=right|14,0|| align=right|3,018|| align=right|0,105|| align=right|9,24|| align=right|5,243||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40112)||1998 QM13|| align=right|14,3|| align=right|2,684|| align=right|0,173|| align=right|13,77|| align=right|4,397||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40113)||1998 QZ13|| align=right|13,7|| align=right|2,751|| align=right|0,092|| align=right|3,49|| align=right|4,562||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40114)||1998 QB15|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,165|| align=right|9,97|| align=right|4,614||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40115)||1998 QB19|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,115|| align=right|11,05|| align=right|5,183||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40116)||1998 QD19|| align=right|14,1|| align=right|3,093|| align=right|0,084|| align=right|11,38|| align=right|5,438||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40117)||1998 QG21|| align=right|14,7|| align=right|3,041|| align=right|0,197|| align=right|0,13|| align=right|5,302||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40118)||1998 QX22|| align=right|13,8|| align=right|3,105|| align=right|0,127|| align=right|16,44|| align=right|5,470||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40119)||1998 QB23|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,151|| align=right|5,79|| align=right|5,647||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40120)||1998 QT23|| align=right|13,0|| align=right|3,014|| align=right|0,098|| align=right|10,65|| align=right|5,233||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40121)||1998 QA29|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,102|| align=right|8,90|| align=right|5,376||MBA||18. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40122)||1998 QZ30|| align=right|15,0|| align=right|3,082|| align=right|0,152|| align=right|0,21|| align=right|5,410||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40123)||1998 QC31|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,191|| align=right|11,55|| align=right|5,579||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40124)||1998 QN35|| align=right|14,4|| align=right|2,923|| align=right|0,101|| align=right|3,11|| align=right|4,997||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40125)||1998 QU38|| align=right|14,9|| align=right|2,998|| align=right|0,128|| align=right|10,45|| align=right|5,190||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40126)||1998 QL40|| align=right|15,0|| align=right|2,707|| align=right|0,226|| align=right|11,82|| align=right|4,452||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40127)||1998 QD43|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,072|| align=right|10,83|| align=right|5,464||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40128)||1998 QL43|| align=right|13,3|| align=right|3,017|| align=right|0,036|| align=right|9,05|| align=right|5,241||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40129)||1998 QY45|| align=right|13,7|| align=right|2,999|| align=right|0,127|| align=right|9,02|| align=right|5,192||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40130)||1998 QV47|| align=right|14,2|| align=right|3,050|| align=right|0,158|| align=right|7,31|| align=right|5,326||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40131)||1998 QJ48|| align=right|13,6|| align=right|2,995|| align=right|0,062|| align=right|3,53|| align=right|5,183||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40132)||1998 QL48|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,148|| align=right|3,44|| align=right|5,494||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40133)||1998 QF53|| align=right|13,6|| align=right|3,173|| align=right|0,129|| align=right|5,73|| align=right|5,652||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40134)||1998 QO53|| align=right|14,3|| align=right|2,737|| align=right|0,269|| align=right|24,12|| align=right|4,527||MBA||27. srpna 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(40135)||1998 QS53|| align=right|14,1|| align=right|3,020|| align=right|0,111|| align=right|9,52|| align=right|5,247||MBA||26. srpna 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(40136)||1998 QS56|| align=right|14,7|| align=right|3,211|| align=right|0,179|| align=right|1,37|| align=right|5,753||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40137)||1998 QO60|| align=right|13,6|| align=right|2,672|| align=right|0,185|| align=right|11,22|| align=right|4,368||MBA||28. srpna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(40138)||1998 QF63|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,110|| align=right|9,32|| align=right|5,313||MBA||30. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40139)||1998 QL64|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,142|| align=right|14,64|| align=right|4,405||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40140)||1998 QQ68|| align=right|13,6|| align=right|3,110|| align=right|0,211|| align=right|17,72|| align=right|5,483||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40141)||1998 QL70|| align=right|14,2|| align=right|3,151|| align=right|0,093|| align=right|21,66|| align=right|5,592||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40142)||1998 QT70|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,186|| align=right|11,68|| align=right|5,422||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40143)||1998 QW70|| align=right|13,2|| align=right|3,183|| align=right|0,154|| align=right|10,39|| align=right|5,677||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40144)||1998 QC71|| align=right|14,5|| align=right|2,853|| align=right|0,283|| align=right|7,24|| align=right|4,819||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40145)||1998 QF71|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,116|| align=right|9,17|| align=right|5,098||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40146)||1998 QR71|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,100|| align=right|9,41|| align=right|5,637||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40147)||1998 QB72|| align=right|13,4|| align=right|3,208|| align=right|0,171|| align=right|16,04|| align=right|5,746||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40148)||1998 QB73|| align=right|14,2|| align=right|2,994|| align=right|0,191|| align=right|9,16|| align=right|5,179||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40149)||1998 QF74|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,069|| align=right|9,63|| align=right|5,167||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40150)||1998 QF75|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,227|| align=right|13,89|| align=right|5,644||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40151)||1998 QO75|| align=right|13,5|| align=right|3,055|| align=right|0,103|| align=right|13,90|| align=right|5,340||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40152)||1998 QA77|| align=right|13,0|| align=right|2,986|| align=right|0,081|| align=right|8,48|| align=right|5,160||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40153)||1998 QD79|| align=right|13,4|| align=right|3,028|| align=right|0,150|| align=right|11,53|| align=right|5,269||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40154)||1998 QE83|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,193|| align=right|14,17|| align=right|5,324||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40155)||1998 QA84|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,223|| align=right|16,73|| align=right|5,431||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40156)||1998 QH86|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,073|| align=right|15,68|| align=right|5,682||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40157)||1998 QA88|| align=right|12,8|| align=right|2,985|| align=right|0,096|| align=right|9,77|| align=right|5,156||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40158)||1998 QP88|| align=right|13,8|| align=right|3,124|| align=right|0,201|| align=right|9,85|| align=right|5,520||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40159)||1998 QC90|| align=right|13,3|| align=right|2,934|| align=right|0,170|| align=right|10,79|| align=right|5,024||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40160)||1998 QL91|| align=right|15,5|| align=right|1,910|| align=right|0,030|| align=right|21,10|| align=right|2,639||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40161)||1998 QO91|| align=right|13,3|| align=right|2,548|| align=right|0,174|| align=right|14,01|| align=right|4,067||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40162)||1998 QK95|| align=right|13,2|| align=right|2,982|| align=right|0,117|| align=right|9,40|| align=right|5,149||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40163)||1998 QC96|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,073|| align=right|9,09|| align=right|5,159||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40164)||1998 QW99|| align=right|14,9|| align=right|3,066|| align=right|0,167|| align=right|12,56|| align=right|5,368||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40165)||1998 QP102|| align=right|13,1|| align=right|3,042|| align=right|0,045|| align=right|10,17|| align=right|5,305||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40166)||1998 QW102|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,177|| align=right|8,19|| align=right|5,140||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40167)||1998 QF103|| align=right|13,6|| align=right|3,155|| align=right|0,088|| align=right|10,16|| align=right|5,604||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40168)||1998 QW104|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,120|| align=right|9,96|| align=right|5,501||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40169)||1998 QG105|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,113|| align=right|6,28|| align=right|5,658||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40170)||1998 RK|| align=right|13,9|| align=right|3,193|| align=right|0,074|| align=right|22,00|| align=right|5,705||MBA||1. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(40171)||1998 RS|| align=right|13,5|| align=right|3,070|| align=right|0,105|| align=right|15,87|| align=right|5,379||MBA||11. září 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(40172)||1998 RQ6|| align=right|13,8|| align=right|3,038|| align=right|0,062|| align=right|7,97|| align=right|5,293||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40173)||1998 RE7|| align=right|14,8|| align=right|2,925|| align=right|0,058|| align=right|1,46|| align=right|5,001||MBA||12. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40174)||1998 RY12|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,072|| align=right|15,70|| align=right|5,595||MBA||14. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40175)||1998 RE16|| align=right|13,7|| align=right|3,034|| align=right|0,170|| align=right|5,62|| align=right|5,283||MBA||14. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40176)||1998 RH27|| align=right|13,9|| align=right|2,969|| align=right|0,020|| align=right|9,12|| align=right|5,116||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40177)||1998 RU28|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,192|| align=right|2,19|| align=right|5,503||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40178)||1998 RU36|| align=right|14,5|| align=right|3,175|| align=right|0,127|| align=right|5,38|| align=right|5,657||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40179)||1998 RM38|| align=right|14,4|| align=right|2,964|| align=right|0,090|| align=right|10,19|| align=right|5,101||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40180)||1998 RR48|| align=right|14,8|| align=right|3,049|| align=right|0,160|| align=right|1,81|| align=right|5,322||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40181)||1998 RN50|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,134|| align=right|1,19|| align=right|5,374||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40182)||1998 RO55|| align=right|14,9|| align=right|2,267|| align=right|0,110|| align=right|4,43|| align=right|3,413||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40183)||1998 RP58|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,094|| align=right|12,02|| align=right|5,339||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40184)||1998 RQ58|| align=right|13,6|| align=right|3,209|| align=right|0,030|| align=right|9,97|| align=right|5,746||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40185)||1998 RL60|| align=right|14,1|| align=right|3,039|| align=right|0,072|| align=right|9,53|| align=right|5,296||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40186)||1998 RN60|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,121|| align=right|8,73|| align=right|5,370||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40187)||1998 RR61|| align=right|13,3|| align=right|3,468|| align=right|0,130|| align=right|2,93|| align=right|6,458||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40188)||1998 RQ64|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,238|| align=right|1,98|| align=right|5,345||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40189)||1998 RR67|| align=right|13,8|| align=right|3,090|| align=right|0,185|| align=right|2,89|| align=right|5,431||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40190)||1998 RL74|| align=right|13,7|| align=right|3,162|| align=right|0,183|| align=right|3,72|| align=right|5,621||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40191)||1998 RM75|| align=right|13,5|| align=right|3,211|| align=right|0,068|| align=right|7,23|| align=right|5,753||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40192)||1998 RV75|| align=right|13,4|| align=right|2,871|| align=right|0,226|| align=right|13,16|| align=right|4,864||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40193)||1998 RF77|| align=right|13,0|| align=right|3,171|| align=right|0,130|| align=right|7,17|| align=right|5,647||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40194)||1998 RG78|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,217|| align=right|9,42|| align=right|5,167||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40195)||1998 RU78|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,183|| align=right|6,02|| align=right|5,560||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40196)||1998 RM80|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,133|| align=right|9,35|| align=right|5,660||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40197)||1998 RP80|| align=right|13,1|| align=right|3,162|| align=right|0,090|| align=right|8,89|| align=right|5,622||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40198)||1998 SA1|| align=right|13,7|| align=right|3,183|| align=right|0,198|| align=right|1,38|| align=right|5,679||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40199)||1998 SE1|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,094|| align=right|10,50|| align=right|5,561||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40200)||1998 SW9|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,211|| align=right|1,41|| align=right|5,663||MBA||18. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(40201)||1998 SO13|| align=right|13,8|| align=right|3,114|| align=right|0,079|| align=right|12,42|| align=right|5,496||MBA||21. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40202)||1998 SN26|| align=right|14,0|| align=right|3,119|| align=right|0,051|| align=right|5,11|| align=right|5,507||MBA||24. září 1998||Kleť||Klet
|-
|(40203)||1998 SP27|| align=right|14,7|| align=right|1,934|| align=right|0,104|| align=right|23,37|| align=right|2,690||MBA||24. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(40204)||1998 SV27|| align=right|13,4|| align=right|3,201|| align=right|0,050|| align=right|16,38|| align=right|5,727||MBA||23. září 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(40205)||1998 SU30|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,218|| align=right|8,82|| align=right|5,596||MBA||19. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40206) Lhenice||1998 SB36|| align=right|14,0|| align=right|3,130|| align=right|0,108|| align=right|13,88|| align=right|5,536||MBA||26. září 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(40207)||1998 SE44|| align=right|13,1|| align=right|3,165|| align=right|0,123|| align=right|7,15|| align=right|5,630||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40208)||1998 SK53|| align=right|13,8|| align=right|3,205|| align=right|0,101|| align=right|15,04|| align=right|5,736||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40209)||1998 SU55|| align=right|14,1|| align=right|3,089|| align=right|0,160|| align=right|4,80|| align=right|5,429||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40210)||1998 SL56|| align=right|13,9|| align=right|3,038|| align=right|0,140|| align=right|9,15|| align=right|5,294||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40211)||1998 SC57|| align=right|14,7|| align=right|3,140|| align=right|0,226|| align=right|1,83|| align=right|5,563||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40212)||1998 SC58|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,068|| align=right|21,93|| align=right|5,649||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40213)||1998 SQ58|| align=right|13,4|| align=right|3,207|| align=right|0,075|| align=right|14,81|| align=right|5,742||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40214)||1998 SR63|| align=right|14,6|| align=right|3,039|| align=right|0,253|| align=right|1,98|| align=right|5,298||MBA||29. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40215)||1998 SZ69|| align=right|14,3|| align=right|3,057|| align=right|0,082|| align=right|9,60|| align=right|5,343||MBA||21. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40216)||1998 SF79|| align=right|13,5|| align=right|3,028|| align=right|0,121|| align=right|10,58|| align=right|5,269||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40217)||1998 SM87|| align=right|13,6|| align=right|3,082|| align=right|0,092|| align=right|8,61|| align=right|5,409||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40218)||1998 SQ97|| align=right|13,6|| align=right|3,132|| align=right|0,114|| align=right|17,39|| align=right|5,543||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40219)||1998 SX111|| align=right|13,9|| align=right|3,192|| align=right|0,162|| align=right|8,08|| align=right|5,703||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40220)||1998 SH122|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,156|| align=right|5,03|| align=right|5,716||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40221)||1998 SG136|| align=right|13,6|| align=right|3,030|| align=right|0,121|| align=right|16,14|| align=right|5,274||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40222)||1998 SJ137|| align=right|14,4|| align=right|3,203|| align=right|0,156|| align=right|7,49|| align=right|5,732||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40223)||1998 SX142|| align=right|13,0|| align=right|3,044|| align=right|0,170|| align=right|16,55|| align=right|5,309||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40224)||1998 SJ143|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,077|| align=right|10,16|| align=right|5,402||MBA||23. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40225)||1998 SX144|| align=right|14,3|| align=right|3,102|| align=right|0,191|| align=right|2,33|| align=right|5,461||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40226)||1998 SA145|| align=right|13,3|| align=right|3,167|| align=right|0,224|| align=right|15,19|| align=right|5,636||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40227)||1998 SR145|| align=right|12,8|| align=right|3,954|| align=right|0,245|| align=right|10,33|| align=right|7,860||HLD||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(40228)||1998 TR1|| align=right|14,5|| align=right|2,696|| align=right|0,227|| align=right|12,70|| align=right|4,425||MBA||12. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40229)||1998 TO3|| align=right|15,6|| align=right|1,927|| align=right|0,086|| align=right|21,08|| align=right|2,675||MBA||14. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40230)||1998 TJ6|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,191|| align=right|2,52|| align=right|5,631||MBA||14. října 1998||Kleť||Klet
|-
|(40231)||1998 TS6|| align=right|16,3|| align=right|1,916|| align=right|0,071|| align=right|22,34|| align=right|2,652||MBA||14. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40232)||1998 UD|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,109|| align=right|23,38|| align=right|3,471||MBA||16. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(40233)||1998 UH2|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,184|| align=right|7,03|| align=right|5,687||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(40234)||1998 UG4|| align=right|13,5|| align=right|3,198|| align=right|0,154|| align=right|12,34|| align=right|5,717||MBA||21. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40235)||1998 UX7|| align=right|13,1|| align=right|3,213|| align=right|0,120|| align=right|11,43|| align=right|5,758||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40236)||1998 UF33|| align=right|13,3|| align=right|2,555|| align=right|0,176|| align=right|11,38|| align=right|4,084||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40237)||1998 VM6|| align=right|11,6|| align=right|5,241|| align=right|0,219|| align=right|6,29|| align=right|12,00||JUT||11. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(40238)||1998 VR13|| align=right|13,5|| align=right|4,010|| align=right|0,236|| align=right|4,92|| align=right|8,029||HLD||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40239)||1998 VY16|| align=right|13,4|| align=right|3,094|| align=right|0,189|| align=right|15,59|| align=right|5,443||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40240)||1998 VV37|| align=right|13,7|| align=right|3,127|| align=right|0,265|| align=right|9,64|| align=right|5,528||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40241)||1998 VA46|| align=right|16,3|| align=right|1,959|| align=right|0,052|| align=right|17,56|| align=right|2,741||MBA||15. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40242)||1998 VU46|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,173|| align=right|5,94|| align=right|5,577||MBA||14. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40243)||1998 WH1|| align=right|14,4|| align=right|2,322|| align=right|0,235|| align=right|24,31|| align=right|3,538||MBA||18. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(40244)||1998 WP4|| align=right|14,8|| align=right|1,914|| align=right|0,084|| align=right|24,68|| align=right|2,648||MBA||17. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(40245)||1998 WO7|| align=right|16,5|| align=right|2,134|| align=right|0,305|| align=right|45,77|| align=right|3,116||MBA||23. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40246)||1998 WV18|| align=right|12,0|| align=right|3,946|| align=right|0,142|| align=right|11,26|| align=right|7,838||HLD||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40247)||1998 XK4|| align=right|15,4|| align=right|1,945|| align=right|0,115|| align=right|20,27|| align=right|2,711||MBA||11. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40248)||1998 XF5|| align=right|14,0|| align=right|2,641|| align=right|0,215|| align=right|14,02|| align=right|4,291||MBA||12. prosince 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(40249)||1998 XM11|| align=right|14,5|| align=right|2,255|| align=right|0,160|| align=right|6,88|| align=right|3,387||MBA||13. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(40250)||1998 XG16|| align=right|14,8|| align=right|1,929|| align=right|0,058|| align=right|24,64|| align=right|2,679||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40251)||1998 XK87|| align=right|15,1|| align=right|2,190|| align=right|0,036|| align=right|4,21|| align=right|3,241||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(40252)||1998 YE6|| align=right|14,9|| align=right|2,286|| align=right|0,175|| align=right|24,55|| align=right|3,455||MBA||22. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(40253)||1999 BB1|| align=right|14,7|| align=right|1,951|| align=right|0,095|| align=right|23,95|| align=right|2,724||MBA||17. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(40254)||1999 BB26|| align=right|13,5|| align=right|3,081|| align=right|0,146|| align=right|10,57|| align=right|5,406||MBA||21. ledna 1999||Monte Agliale||S. Donati; M. M. M. Santangelo
|-
|(40255)||1999 CN4|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,109|| align=right|9,00|| align=right|3,443||MBA||12. února 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40256)||1999 CM6|| align=right|15,2|| align=right|1,910|| align=right|0,073|| align=right|24,01|| align=right|2,640||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40257)||1999 CZ56|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,094|| align=right|1,76|| align=right|3,294||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40258)||1999 CF61|| align=right|15,1|| align=right|2,183|| align=right|0,102|| align=right|2,84|| align=right|3,225||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40259)||1999 CZ85|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,060|| align=right|7,13|| align=right|3,705||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40260)||1999 CU98|| align=right|14,1|| align=right|2,710|| align=right|0,068|| align=right|6,76|| align=right|4,461||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40261)||1999 CD117|| align=right|14,3|| align=right|2,320|| align=right|0,080|| align=right|6,59|| align=right|3,532||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40262)||1999 CF156|| align=right|13,2|| align=right|5,227|| align=right|0,152|| align=right|10,79|| align=right|11,95||JUT||7. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40263)||1999 FQ5|| align=right|17,7|| align=right|1,495|| align=right|0,162|| align=right|25,85|| align=right|1,828||AMR||18. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40264)||1999 FJ7|| align=right|15,9|| align=right|1,957|| align=right|0,041|| align=right|23,16|| align=right|2,737||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40265)||1999 FQ22|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,106|| align=right|7,62|| align=right|3,401||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40266)||1999 GS|| align=right|15,3|| align=right|2,394|| align=right|0,124|| align=right|3,63|| align=right|3,703||MBA||5. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40267)||1999 GJ4|| align=right|15,3|| align=right|1,339|| align=right|0,809|| align=right|34,55|| align=right|1,549||APL||10. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40268)||1999 GU8|| align=right|15,5|| align=right|2,204|| align=right|0,209|| align=right|6,53|| align=right|3,271||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40269)||1999 GP25|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,110|| align=right|5,18|| align=right|3,540||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40270)||1999 JE|| align=right|14,6|| align=right|1,975|| align=right|0,079|| align=right|18,61|| align=right|2,774||MBA||6. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40271)||1999 JT|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,275|| align=right|23,87|| align=right|3,477||MBA||4. května 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40272)||1999 JA7|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,267|| align=right|12,19|| align=right|3,736||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(40273)||1999 JS7|| align=right|15,5|| align=right|2,294|| align=right|0,217|| align=right|2,17|| align=right|3,473||MBA||13. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40274)||1999 JT14|| align=right|15,5|| align=right|2,159|| align=right|0,210|| align=right|3,09|| align=right|3,171||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40275)||1999 JW15|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,075|| align=right|7,19|| align=right|3,699||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40276)||1999 JR19|| align=right|14,2|| align=right|2,322|| align=right|0,162|| align=right|6,30|| align=right|3,538||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40277)||1999 JL30|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,145|| align=right|13,91|| align=right|4,245||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40278)||1999 JC34|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,197|| align=right|5,03|| align=right|3,327||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40279)||1999 JD35|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,143|| align=right|5,95|| align=right|3,495||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40280)||1999 JV44|| align=right|16,6|| align=right|2,203|| align=right|0,009|| align=right|0,67|| align=right|3,270||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40281)||1999 JY47|| align=right|13,2|| align=right|2,662|| align=right|0,032|| align=right|16,03|| align=right|4,342||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40282)||1999 JD48|| align=right|13,1|| align=right|2,590|| align=right|0,116|| align=right|12,17|| align=right|4,166||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40283)||1999 JO50|| align=right|13,7|| align=right|2,568|| align=right|0,217|| align=right|13,72|| align=right|4,115||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40284)||1999 JE52|| align=right|16,4|| align=right|2,193|| align=right|0,161|| align=right|2,20|| align=right|3,246||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40285)||1999 JT52|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,218|| align=right|5,33|| align=right|3,459||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40286)||1999 JN53|| align=right|15,6|| align=right|2,197|| align=right|0,142|| align=right|4,84|| align=right|3,257||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40287)||1999 JS61|| align=right|16,0|| align=right|2,132|| align=right|0,037|| align=right|0,33|| align=right|3,113||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40288)||1999 JP64|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,224|| align=right|3,09|| align=right|3,616||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40289)||1999 JS64|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,148|| align=right|7,12|| align=right|4,550||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40290)||1999 JV64|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,199|| align=right|11,90|| align=right|3,595||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40291)||1999 JX71|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,205|| align=right|5,48|| align=right|4,041||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40292)||1999 JD72|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,236|| align=right|5,93|| align=right|3,516||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40293)||1999 JG73|| align=right|15,0|| align=right|2,320|| align=right|0,212|| align=right|5,74|| align=right|3,534||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40294)||1999 JT73|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,221|| align=right|5,17|| align=right|3,506||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40295)||1999 JX73|| align=right|16,0|| align=right|2,173|| align=right|0,109|| align=right|5,52|| align=right|3,204||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40296)||1999 JE74|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,169|| align=right|5,37|| align=right|3,419||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40297)||1999 JJ74|| align=right|15,5|| align=right|2,172|| align=right|0,056|| align=right|6,18|| align=right|3,200||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40298)||1999 JD81|| align=right|15,4|| align=right|2,256|| align=right|0,224|| align=right|6,26|| align=right|3,387||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40299)||1999 JN90|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,037|| align=right|15,42|| align=right|4,096||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40300)||1999 JT93|| align=right|15,0|| align=right|2,260|| align=right|0,138|| align=right|6,99|| align=right|3,397||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40301)||1999 JU93|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,077|| align=right|6,36|| align=right|3,502||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40302)||1999 JD98|| align=right|13,6|| align=right|2,578|| align=right|0,160|| align=right|13,60|| align=right|4,138||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40303)||1999 JU98|| align=right|16,4|| align=right|2,235|| align=right|0,143|| align=right|7,21|| align=right|3,341||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40304)||1999 JX104|| align=right|13,4|| align=right|3,041|| align=right|0,067|| align=right|4,88|| align=right|5,303||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40305)||1999 JP111|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,180|| align=right|5,24|| align=right|3,386||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40306)||1999 JN112|| align=right|15,7|| align=right|2,203|| align=right|0,117|| align=right|5,41|| align=right|3,268||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40307)||1999 JN115|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,188|| align=right|2,99|| align=right|3,581||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40308)||1999 JV120|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,115|| align=right|7,63|| align=right|3,435||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40309)||1999 JH131|| align=right|16,6|| align=right|2,234|| align=right|0,151|| align=right|2,46|| align=right|3,338||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40310)||1999 KU4|| align=right|16,7|| align=right|2,194|| align=right|0,405|| align=right|8,45|| align=right|3,249||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40311)||1999 KH13|| align=right|15,3|| align=right|2,173|| align=right|0,216|| align=right|4,12|| align=right|3,202||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40312)||1999 KZ13|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,149|| align=right|3,41|| align=right|3,317||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40313)||1999 KV14|| align=right|15,2|| align=right|2,183|| align=right|0,206|| align=right|5,49|| align=right|3,225||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40314)||1999 KR16|| align=right|5,8|| align=right|49,25|| align=right|0,310|| align=right|24,77|| align=right|346||SDO||16. května 1999||La Silla||A. Dalsanti; O. R. Hainaut
|-
|(40315)||1999 LS|| align=right|15,6|| align=right|2,144|| align=right|0,305|| align=right|27,26|| align=right|3,139||MBA||4. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40316)||1999 LU4|| align=right|13,8|| align=right|2,329|| align=right|0,249|| align=right|23,10|| align=right|3,553||MBA||7. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40317)||1999 LO7|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,231|| align=right|4,83|| align=right|3,467||MBA||9. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(40318)||1999 LQ9|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,169|| align=right|15,08|| align=right|4,125||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40319)||1999 LR11|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,227|| align=right|4,47|| align=right|3,389||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40320)||1999 LP14|| align=right|15,1|| align=right|2,445|| align=right|0,154|| align=right|7,86|| align=right|3,823||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40321)||1999 LA21|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,213|| align=right|1,78|| align=right|3,446||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40322)||1999 LU23|| align=right|15,2|| align=right|2,167|| align=right|0,142|| align=right|2,27|| align=right|3,189||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40323)||1999 LF25|| align=right|14,9|| align=right|2,449|| align=right|0,286|| align=right|10,61|| align=right|3,831||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40324)||1999 LY30|| align=right|16,8|| align=right|2,149|| align=right|0,224|| align=right|2,13|| align=right|3,150||MBA||12. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40325)||1999 LW33|| align=right|14,4|| align=right|3,192|| align=right|0,019|| align=right|12,17|| align=right|5,701||MBA||11. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(40326)||1999 MA|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,200|| align=right|6,77|| align=right|3,743||MBA||18. června 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40327)||1999 MB|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,155|| align=right|7,38|| align=right|3,459||MBA||17. června 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40328) Dow||1999 MK|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,169|| align=right|6,63|| align=right|3,335||MBA||20. června 1999||Junk Bond||D. Healy
|-
|(40329)||1999 ML|| align=right|17,7|| align=right|2,267|| align=right|0,453|| align=right|2,52|| align=right|3,413||AMR||20. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(40330)||1999 MN1|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,222|| align=right|2,72|| align=right|3,754||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40331)||1999 MS1|| align=right|16,0|| align=right|2,249|| align=right|0,119|| align=right|1,69|| align=right|3,373||MBA||17. června 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(40332)||1999 NK|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,186|| align=right|9,50|| align=right|4,291||MBA||6. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40333)||1999 NO1|| align=right|12,7|| align=right|2,654|| align=right|0,106|| align=right|28,61|| align=right|4,324||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40334)||1999 NS4|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,183|| align=right|2,87|| align=right|3,822||MBA||11. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40335)||1999 NJ5|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,048|| align=right|7,45|| align=right|3,621||MBA||15. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40336)||1999 NG6|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,160|| align=right|7,54|| align=right|3,429||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40337)||1999 NN7|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,178|| align=right|1,60|| align=right|3,792||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40338)||1999 NB8|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,210|| align=right|2,72|| align=right|3,821||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40339)||1999 NF8|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,207|| align=right|3,43|| align=right|3,721||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40340)||1999 NR8|| align=right|13,8|| align=right|2,460|| align=right|0,172|| align=right|8,11|| align=right|3,857||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40341)||1999 NU8|| align=right|14,8|| align=right|2,447|| align=right|0,226|| align=right|3,03|| align=right|3,828||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40342)||1999 NB9|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,093|| align=right|2,34|| align=right|4,008||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40343)||1999 NH9|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,157|| align=right|6,76|| align=right|3,743||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40344)||1999 NN9|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,115|| align=right|5,60|| align=right|3,506||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40345)||1999 NT9|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,186|| align=right|6,10|| align=right|3,494||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40346)||1999 ND10|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,136|| align=right|6,16|| align=right|3,562||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40347)||1999 NH10|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,174|| align=right|5,27|| align=right|3,353||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40348)||1999 NO10|| align=right|14,6|| align=right|2,638|| align=right|0,118|| align=right|1,79|| align=right|4,285||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40349)||1999 NF11|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,214|| align=right|3,59|| align=right|3,776||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40350)||1999 NO11|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,128|| align=right|6,39|| align=right|3,628||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40351)||1999 NZ11|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,134|| align=right|6,91|| align=right|4,128||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40352)||1999 ND12|| align=right|16,1|| align=right|2,469|| align=right|0,174|| align=right|2,70|| align=right|3,879||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40353)||1999 NB13|| align=right|13,8|| align=right|2,410|| align=right|0,197|| align=right|13,56|| align=right|3,741||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40354)||1999 NQ15|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,133|| align=right|3,10|| align=right|3,346||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40355)||1999 NH17|| align=right|16,5|| align=right|2,178|| align=right|0,179|| align=right|5,60|| align=right|3,213||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40356)||1999 NZ17|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,209|| align=right|4,50|| align=right|3,396||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40357)||1999 NM18|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,254|| align=right|3,53|| align=right|3,694||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40358)||1999 ND19|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,135|| align=right|2,31|| align=right|3,711||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40359)||1999 NT20|| align=right|15,3|| align=right|2,239|| align=right|0,136|| align=right|6,28|| align=right|3,350||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40360)||1999 NE21|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,156|| align=right|4,67|| align=right|3,523||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40361)||1999 NG21|| align=right|15,1|| align=right|2,681|| align=right|0,163|| align=right|13,13|| align=right|4,389||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40362)||1999 NY21|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,162|| align=right|2,36|| align=right|3,758||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40363)||1999 NM23|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,207|| align=right|8,60|| align=right|4,201||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40364)||1999 ND24|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,151|| align=right|7,53|| align=right|3,552||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40365)||1999 NE26|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,140|| align=right|2,34|| align=right|3,910||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40366)||1999 NF27|| align=right|15,8|| align=right|2,177|| align=right|0,181|| align=right|2,50|| align=right|3,211||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40367)||1999 NA28|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,208|| align=right|3,27|| align=right|3,623||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40368)||1999 NS28|| align=right|14,4|| align=right|2,426|| align=right|0,136|| align=right|5,72|| align=right|3,779||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40369)||1999 NY28|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,158|| align=right|2,47|| align=right|3,728||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40370)||1999 NZ28|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,125|| align=right|6,03|| align=right|3,469||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40371)||1999 NF30|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,209|| align=right|4,82|| align=right|3,497||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40372)||1999 NG34|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,152|| align=right|5,58|| align=right|4,107||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40373)||1999 NF36|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,055|| align=right|6,59|| align=right|3,426||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40374)||1999 NG36|| align=right|16,0|| align=right|2,195|| align=right|0,095|| align=right|7,55|| align=right|3,252||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40375)||1999 NO36|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,245|| align=right|17,05|| align=right|4,160||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40376)||1999 NF37|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,170|| align=right|3,61|| align=right|3,490||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40377)||1999 NM39|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,196|| align=right|2,66|| align=right|3,819||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40378)||1999 NW40|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,164|| align=right|5,97|| align=right|3,762||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40379)||1999 NG41|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,217|| align=right|3,36|| align=right|3,719||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40380)||1999 NX42|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,133|| align=right|7,68|| align=right|3,752||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40381)||1999 NK44|| align=right|14,5|| align=right|2,467|| align=right|0,234|| align=right|8,60|| align=right|3,875||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40382)||1999 NK47|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,202|| align=right|3,83|| align=right|3,260||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40383)||1999 NW47|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,194|| align=right|6,35|| align=right|3,533||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40384)||1999 NC49|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,173|| align=right|3,16|| align=right|3,646||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40385)||1999 NE49|| align=right|15,9|| align=right|2,206|| align=right|0,174|| align=right|2,05|| align=right|3,276||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40386)||1999 NK49|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,162|| align=right|5,67|| align=right|3,748||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40387)||1999 NL49|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,149|| align=right|10,06|| align=right|4,226||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40388)||1999 NY49|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,183|| align=right|2,66|| align=right|3,414||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40389)||1999 ND50|| align=right|13,8|| align=right|2,539|| align=right|0,064|| align=right|11,17|| align=right|4,046||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40390)||1999 NR51|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,225|| align=right|14,87|| align=right|4,065||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40391)||1999 NR52|| align=right|14,2|| align=right|2,621|| align=right|0,136|| align=right|13,46|| align=right|4,242||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40392)||1999 NS53|| align=right|14,6|| align=right|2,657|| align=right|0,218|| align=right|12,87|| align=right|4,331||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40393)||1999 NW53|| align=right|15,6|| align=right|2,524|| align=right|0,110|| align=right|14,70|| align=right|4,008||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40394)||1999 NX53|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,090|| align=right|13,80|| align=right|4,133||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40395)||1999 NP54|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,180|| align=right|9,55|| align=right|3,518||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40396)||1999 NT54|| align=right|13,9|| align=right|2,522|| align=right|0,112|| align=right|15,29|| align=right|4,005||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40397)||1999 NY55|| align=right|13,6|| align=right|2,666|| align=right|0,107|| align=right|12,51|| align=right|4,353||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40398)||1999 NL57|| align=right|14,6|| align=right|2,321|| align=right|0,262|| align=right|13,50|| align=right|3,536||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40399)||1999 NW63|| align=right|14,8|| align=right|2,226|| align=right|0,217|| align=right|5,46|| align=right|3,321||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40400)||1999 NJ64|| align=right|15,3|| align=right|3,021|| align=right|0,121|| align=right|1,80|| align=right|5,249||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40401)||1999 NS64|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,150|| align=right|5,87|| align=right|3,592||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40402)||1999 NY64|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,140|| align=right|2,37|| align=right|3,405||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40403)||1999 NJ65|| align=right|14,8|| align=right|2,410|| align=right|0,212|| align=right|11,92|| align=right|3,740||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40404)||1999 OB|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,137|| align=right|4,42|| align=right|3,449||MBA||16. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40405)||1999 OU|| align=right|15,2|| align=right|2,767|| align=right|0,138|| align=right|5,07|| align=right|4,602||MBA||17. července 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(40406)||1999 OR1|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,073|| align=right|7,42|| align=right|3,554||MBA||16. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40407)||1999 QT2|| align=right|15,2|| align=right|2,485|| align=right|0,130|| align=right|6,18|| align=right|3,918||MBA||31. srpna 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(40408)||1999 RO2|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,113|| align=right|6,53|| align=right|3,581||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40409) Taichikato||1999 RS2|| align=right|15,6|| align=right|2,451|| align=right|0,208|| align=right|3,52|| align=right|3,836||MBA||6. září 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(40410) Příhoda||1999 RJ3|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,075|| align=right|2,66|| align=right|5,203||MBA||4. září 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(40411)||1999 RM3|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,124|| align=right|3,99|| align=right|3,460||MBA||6. září 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(40412)||1999 RE9|| align=right|14,7|| align=right|2,799|| align=right|0,120|| align=right|6,27|| align=right|4,683||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40413)||1999 RS10|| align=right|13,9|| align=right|2,446|| align=right|0,066|| align=right|14,73|| align=right|3,826||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40414)||1999 RP11|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,175|| align=right|0,71|| align=right|3,788||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40415)||1999 RB13|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,110|| align=right|14,23|| align=right|3,737||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40416)||1999 RO14|| align=right|14,3|| align=right|2,438|| align=right|0,025|| align=right|4,55|| align=right|3,805||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40417)||1999 RD16|| align=right|14,5|| align=right|2,723|| align=right|0,200|| align=right|30,45|| align=right|4,493||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40418)||1999 RK19|| align=right|14,3|| align=right|3,066|| align=right|0,142|| align=right|9,29|| align=right|5,367||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40419)||1999 RV20|| align=right|15,0|| align=right|2,780|| align=right|0,095|| align=right|3,07|| align=right|4,634||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40420)||1999 RJ21|| align=right|14,5|| align=right|2,598|| align=right|0,042|| align=right|13,37|| align=right|4,187||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40421)||1999 RZ22|| align=right|15,1|| align=right|2,883|| align=right|0,060|| align=right|2,28|| align=right|4,894||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40422)||1999 RF23|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,197|| align=right|3,34|| align=right|3,854||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40423)||1999 RJ23|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,087|| align=right|3,81|| align=right|4,618||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40424)||1999 RB24|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,165|| align=right|6,38|| align=right|3,658||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40425)||1999 RQ25|| align=right|15,5|| align=right|2,706|| align=right|0,112|| align=right|1,98|| align=right|4,452||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40426)||1999 RV25|| align=right|14,0|| align=right|3,180|| align=right|0,186|| align=right|4,55|| align=right|5,669||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40427)||1999 RN26|| align=right|14,8|| align=right|2,942|| align=right|0,141|| align=right|10,99|| align=right|5,045||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40428)||1999 RZ26|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,057|| align=right|7,88|| align=right|4,526||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40429)||1999 RL27|| align=right|12,3|| align=right|2,598|| align=right|0,173|| align=right|13,38|| align=right|4,188||MBA||7. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40430)||1999 RL28|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,414|| align=right|20,53|| align=right|3,657||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40431)||1999 RK29|| align=right|14,3|| align=right|2,268|| align=right|0,208|| align=right|23,72|| align=right|3,416||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40432)||1999 RW29|| align=right|14,4|| align=right|2,672|| align=right|0,301|| align=right|16,09|| align=right|4,367||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40433)||1999 RQ30|| align=right|13,7|| align=right|2,751|| align=right|0,191|| align=right|32,52|| align=right|4,562||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40434)||1999 RH32|| align=right|14,4|| align=right|2,806|| align=right|0,168|| align=right|9,67|| align=right|4,699||MBA||9. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40435)||1999 RL32|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,187|| align=right|1,86|| align=right|5,372||MBA||9. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40436) Sylviecoyaud||1999 RQ32|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,135|| align=right|5,00|| align=right|4,157||MBA||10. září 1999||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(40437)||1999 RU33|| align=right|14,8|| align=right|2,941|| align=right|0,066|| align=right|13,07|| align=right|5,042||MBA||6. září 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(40438)||1999 RV33|| align=right|14,6|| align=right|2,938|| align=right|0,085|| align=right|1,45|| align=right|5,034||MBA||6. září 1999||Farpoint||G. Bell; G. Hug
|-
|(40439)||1999 RF34|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,189|| align=right|0,54|| align=right|5,557||MBA||9. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40440) Dobrovský||1999 RU34|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,103|| align=right|9,91|| align=right|5,284||MBA||11. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(40441) Jungmann||1999 RW34|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,258|| align=right|6,89|| align=right|4,061||MBA||11. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(40442)||1999 RO35|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,297|| align=right|1,16|| align=right|4,137||MBA||11. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40443)||1999 RU35|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,234|| align=right|6,45|| align=right|4,108||MBA||7. září 1999||Uccle||E. W. Elst
|-
|(40444) Palacký||1999 RV35|| align=right|15,6|| align=right|2,955|| align=right|0,042|| align=right|1,43|| align=right|5,078||MBA||12. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(40445)||1999 RY35|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,113|| align=right|6,12|| align=right|3,637||MBA||12. září 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40446)||1999 RN36|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,187|| align=right|12,86|| align=right|4,132||MBA||12. září 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(40447)||1999 RC37|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,247|| align=right|4,29|| align=right|4,069||MBA||11. září 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(40448)||1999 RT37|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,127|| align=right|6,75|| align=right|3,755||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40449)||1999 RV37|| align=right|15,7|| align=right|2,464|| align=right|0,122|| align=right|4,37|| align=right|3,867||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40450)||1999 RX37|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,056|| align=right|9,41|| align=right|5,342||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40451)||1999 RD38|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,094|| align=right|14,25|| align=right|4,296||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40452)||1999 RV38|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,145|| align=right|6,84|| align=right|3,626||MBA||12. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40453)||1999 RX38|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,128|| align=right|7,10|| align=right|3,540||MBA||13. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40454)||1999 RY39|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,166|| align=right|8,38|| align=right|4,597||MBA||12. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40455)||1999 RC40|| align=right|14,6|| align=right|3,210|| align=right|0,133|| align=right|16,88|| align=right|5,751||MBA||12. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40456)||1999 RV41|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,189|| align=right|1,99|| align=right|5,395||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40457) Williamkuhn||1999 RG43|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,138|| align=right|8,11|| align=right|3,645||MBA||4. září 1999||OCA-Anza||M. Collins; M. White
|-
|(40458)||1999 RH43|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,138|| align=right|5,93|| align=right|3,619||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40459) Rektorys||1999 RK43|| align=right|14,8|| align=right|2,766|| align=right|0,114|| align=right|8,33|| align=right|4,599||MBA||14. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(40460)||1999 RV43|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,139|| align=right|9,67|| align=right|4,113||MBA||15. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40461)||1999 RW43|| align=right|13,7|| align=right|3,057|| align=right|0,107|| align=right|10,11|| align=right|5,345||MBA||15. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40462)||1999 RC44|| align=right|13,2|| align=right|2,627|| align=right|0,167|| align=right|11,90|| align=right|4,257||MBA||15. září 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(40463)||1999 RE44|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,183|| align=right|2,46|| align=right|4,626||MBA||15. září 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|(40464)||1999 RM44|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,232|| align=right|17,87|| align=right|4,181||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40465)||1999 RQ44|| align=right|13,9|| align=right|2,738|| align=right|0,065|| align=right|9,49|| align=right|4,530||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40466)||1999 RU44|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,195|| align=right|13,41|| align=right|4,106||MBA||14. září 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(40467)||1999 RE46|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,153|| align=right|6,92|| align=right|3,546||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40468)||1999 RF46|| align=right|14,6|| align=right|2,325|| align=right|0,302|| align=right|22,68|| align=right|3,544||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40469)||1999 RM47|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,121|| align=right|3,42|| align=right|3,741||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40470)||1999 RN47|| align=right|14,6|| align=right|2,478|| align=right|0,213|| align=right|3,57|| align=right|3,900||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40471)||1999 RX47|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,219|| align=right|14,47|| align=right|4,330||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40472)||1999 RU49|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,224|| align=right|2,47|| align=right|3,743||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40473)||1999 RR50|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,178|| align=right|3,02|| align=right|3,654||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40474)||1999 RG51|| align=right|15,2|| align=right|2,451|| align=right|0,091|| align=right|3,17|| align=right|3,836||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40475)||1999 RE53|| align=right|16,2|| align=right|2,535|| align=right|0,196|| align=right|2,78|| align=right|4,034||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40476)||1999 RH53|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,141|| align=right|6,59|| align=right|3,797||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40477)||1999 RS54|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,092|| align=right|1,56|| align=right|4,200||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40478)||1999 RT54|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,177|| align=right|0,83|| align=right|3,693||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40479)||1999 RQ60|| align=right|14,9|| align=right|2,535|| align=right|0,055|| align=right|2,65|| align=right|4,035||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40480)||1999 RK61|| align=right|14,4|| align=right|2,556|| align=right|0,127|| align=right|8,75|| align=right|4,087||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40481)||1999 RQ61|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,124|| align=right|2,58|| align=right|3,723||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40482)||1999 RA62|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,154|| align=right|13,32|| align=right|4,264||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40483)||1999 RE62|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,163|| align=right|10,34|| align=right|4,514||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40484)||1999 RA63|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,198|| align=right|2,37|| align=right|3,580||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40485)||1999 RY63|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,145|| align=right|2,67|| align=right|3,437||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40486)||1999 RJ64|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,141|| align=right|7,29|| align=right|3,647||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40487)||1999 RP66|| align=right|14,9|| align=right|2,901|| align=right|0,162|| align=right|3,18|| align=right|4,941||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40488)||1999 RV66|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,187|| align=right|5,33|| align=right|5,377||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40489)||1999 RH67|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,163|| align=right|2,15|| align=right|3,681||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40490)||1999 RY67|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,057|| align=right|8,78|| align=right|4,485||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40491)||1999 RJ68|| align=right|15,5|| align=right|2,869|| align=right|0,084|| align=right|1,86|| align=right|4,859||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40492)||1999 RO69|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,124|| align=right|8,10|| align=right|3,683||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40493)||1999 RD71|| align=right|15,3|| align=right|2,517|| align=right|0,054|| align=right|2,83|| align=right|3,993||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40494)||1999 RG72|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,066|| align=right|4,44|| align=right|4,151||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40495)||1999 RQ74|| align=right|14,4|| align=right|2,932|| align=right|0,069|| align=right|11,93|| align=right|5,020||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40496)||1999 RD76|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,067|| align=right|5,69|| align=right|4,591||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40497)||1999 RR78|| align=right|14,4|| align=right|3,044|| align=right|0,053|| align=right|10,20|| align=right|5,311||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40498)||1999 RG80|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,068|| align=right|4,19|| align=right|4,581||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40499)||1999 RK81|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,073|| align=right|2,96|| align=right|4,025||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40500)||1999 RE82|| align=right|14,6|| align=right|3,195|| align=right|0,027|| align=right|17,16|| align=right|5,711||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40501)||1999 RM82|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,046|| align=right|4,02|| align=right|4,528||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40502)||1999 RT82|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,110|| align=right|2,88|| align=right|4,158||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40503)||1999 RA83|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,196|| align=right|1,68|| align=right|3,742||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40504)||1999 RC84|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,140|| align=right|1,76|| align=right|4,107||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40505)||1999 RJ84|| align=right|15,5|| align=right|2,628|| align=right|0,135|| align=right|2,98|| align=right|4,260||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40506)||1999 RB86|| align=right|15,5|| align=right|2,588|| align=right|0,121|| align=right|3,95|| align=right|4,163||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40507)||1999 RK86|| align=right|14,9|| align=right|2,814|| align=right|0,113|| align=right|7,78|| align=right|4,719||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40508)||1999 RU86|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,130|| align=right|3,99|| align=right|3,845||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40509)||1999 RJ87|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,140|| align=right|9,23|| align=right|5,434||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40510)||1999 RU87|| align=right|14,6|| align=right|2,868|| align=right|0,037|| align=right|3,31|| align=right|4,857||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40511)||1999 RE88|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,168|| align=right|2,05|| align=right|3,680||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40512)||1999 RP88|| align=right|15,0|| align=right|2,650|| align=right|0,101|| align=right|1,65|| align=right|4,314||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40513)||1999 RS88|| align=right|14,8|| align=right|2,722|| align=right|0,066|| align=right|3,67|| align=right|4,491||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40514)||1999 RC89|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,114|| align=right|3,59|| align=right|4,138||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40515)||1999 RE89|| align=right|14,5|| align=right|2,797|| align=right|0,107|| align=right|2,42|| align=right|4,678||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40516)||1999 RY89|| align=right|13,7|| align=right|2,843|| align=right|0,086|| align=right|3,35|| align=right|4,792||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40517)||1999 RA92|| align=right|15,7|| align=right|2,650|| align=right|0,193|| align=right|0,91|| align=right|4,312||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40518)||1999 RZ93|| align=right|14,9|| align=right|2,548|| align=right|0,012|| align=right|15,44|| align=right|4,067||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40519)||1999 RQ94|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,050|| align=right|6,31|| align=right|4,539||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40520)||1999 RG95|| align=right|14,3|| align=right|2,797|| align=right|0,168|| align=right|8,91|| align=right|4,678||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40521)||1999 RL95|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,068|| align=right|12,67|| align=right|4,028||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40522)||1999 RT95|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,061|| align=right|7,21|| align=right|4,551||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40523)||1999 RX95|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,162|| align=right|14,55|| align=right|4,070||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40524)||1999 RA96|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,109|| align=right|4,98|| align=right|4,013||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40525)||1999 RO96|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,195|| align=right|1,58|| align=right|3,761||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40526)||1999 RV96|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,087|| align=right|3,10|| align=right|4,492||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40527)||1999 RS98|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,113|| align=right|7,45|| align=right|4,055||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40528)||1999 RT98|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,169|| align=right|15,33|| align=right|5,434||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40529)||1999 RC99|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,263|| align=right|5,87|| align=right|3,806||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40530)||1999 RE99|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,091|| align=right|6,21|| align=right|3,561||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40531)||1999 RB100|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,158|| align=right|7,86|| align=right|4,559||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40532)||1999 RY100|| align=right|14,8|| align=right|2,731|| align=right|0,108|| align=right|8,49|| align=right|4,514||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40533)||1999 RH102|| align=right|15,4|| align=right|2,470|| align=right|0,047|| align=right|14,15|| align=right|3,881||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40534)||1999 RT102|| align=right|14,6|| align=right|2,238|| align=right|0,171|| align=right|6,86|| align=right|3,346||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40535)||1999 RG103|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,177|| align=right|12,72|| align=right|4,083||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40536)||1999 RL103|| align=right|14,4|| align=right|2,414|| align=right|0,112|| align=right|6,02|| align=right|3,750||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40537)||1999 RT103|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,246|| align=right|13,38|| align=right|4,139||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40538)||1999 RV103|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,115|| align=right|5,75|| align=right|3,649||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40539)||1999 RL104|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,179|| align=right|11,29|| align=right|4,407||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40540)||1999 RZ104|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,176|| align=right|1,73|| align=right|3,786||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40541)||1999 RE106|| align=right|14,3|| align=right|2,804|| align=right|0,168|| align=right|8,60|| align=right|4,696||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40542)||1999 RS106|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,081|| align=right|7,46|| align=right|4,534||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40543)||1999 RZ107|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,034|| align=right|5,25|| align=right|4,549||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40544)||1999 RA108|| align=right|14,6|| align=right|2,688|| align=right|0,052|| align=right|13,33|| align=right|4,406||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40545)||1999 RO109|| align=right|14,6|| align=right|2,631|| align=right|0,168|| align=right|12,78|| align=right|4,266||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40546)||1999 RY109|| align=right|14,3|| align=right|3,147|| align=right|0,105|| align=right|9,64|| align=right|5,582||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40547)||1999 RH111|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,164|| align=right|13,72|| align=right|4,150||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40548)||1999 RK112|| align=right|15,2|| align=right|2,466|| align=right|0,108|| align=right|4,87|| align=right|3,872||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40549)||1999 RP112|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,099|| align=right|5,97|| align=right|3,710||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40550)||1999 RM113|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,097|| align=right|3,40|| align=right|3,486||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40551)||1999 RS113|| align=right|14,7|| align=right|2,873|| align=right|0,057|| align=right|11,08|| align=right|4,869||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40552)||1999 RX114|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,061|| align=right|7,23|| align=right|4,562||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40553)||1999 RE115|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,129|| align=right|2,64|| align=right|3,686||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40554)||1999 RG115|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,294|| align=right|5,53|| align=right|4,237||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40555)||1999 RM115|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,119|| align=right|11,29|| align=right|4,147||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40556)||1999 RS115|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,153|| align=right|6,22|| align=right|3,367||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40557)||1999 RX116|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,189|| align=right|14,31|| align=right|4,059||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40558)||1999 RE118|| align=right|14,9|| align=right|2,308|| align=right|0,193|| align=right|4,06|| align=right|3,506||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40559)||1999 RO118|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,079|| align=right|7,05|| align=right|3,464||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40560)||1999 RQ118|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,111|| align=right|4,60|| align=right|4,323||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40561)||1999 RR118|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,146|| align=right|5,66|| align=right|3,619||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40562)||1999 RB121|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,090|| align=right|6,76|| align=right|3,486||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40563)||1999 RZ122|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,041|| align=right|5,64|| align=right|4,566||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40564)||1999 RZ123|| align=right|13,6|| align=right|2,705|| align=right|0,159|| align=right|12,51|| align=right|4,448||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40565)||1999 RD124|| align=right|15,6|| align=right|2,456|| align=right|0,164|| align=right|2,12|| align=right|3,849||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40566)||1999 RE124|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,115|| align=right|13,79|| align=right|4,177||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40567)||1999 RB126|| align=right|13,5|| align=right|2,645|| align=right|0,112|| align=right|15,39|| align=right|4,301||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40568)||1999 RF126|| align=right|14,0|| align=right|2,541|| align=right|0,100|| align=right|13,42|| align=right|4,050||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40569)||1999 RH128|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,183|| align=right|2,39|| align=right|3,856||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40570)||1999 RV128|| align=right|15,3|| align=right|2,594|| align=right|0,253|| align=right|2,79|| align=right|4,177||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40571)||1999 RD129|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,163|| align=right|2,83|| align=right|3,443||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40572)||1999 RP129|| align=right|14,7|| align=right|2,342|| align=right|0,131|| align=right|6,39|| align=right|3,583||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40573)||1999 RE130|| align=right|13,4|| align=right|3,048|| align=right|0,257|| align=right|8,60|| align=right|5,321||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40574)||1999 RO130|| align=right|15,1|| align=right|2,337|| align=right|0,133|| align=right|5,78|| align=right|3,571||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40575)||1999 RS130|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,231|| align=right|4,00|| align=right|4,228||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40576)||1999 RM133|| align=right|13,8|| align=right|2,974|| align=right|0,086|| align=right|9,01|| align=right|5,127||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40577)||1999 RQ134|| align=right|15,1|| align=right|2,793|| align=right|0,078|| align=right|5,52|| align=right|4,666||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40578)||1999 RT134|| align=right|14,0|| align=right|3,081|| align=right|0,237|| align=right|3,94|| align=right|5,407||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40579)||1999 RJ135|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,171|| align=right|2,76|| align=right|3,515||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40580)||1999 RN135|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,141|| align=right|2,25|| align=right|4,079||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40581)||1999 RK136|| align=right|16,4|| align=right|2,310|| align=right|0,248|| align=right|4,29|| align=right|3,510||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40582)||1999 RC137|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,209|| align=right|1,75|| align=right|3,650||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40583)||1999 RR137|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,136|| align=right|9,46|| align=right|4,093||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40584)||1999 RJ140|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,161|| align=right|11,63|| align=right|4,265||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40585)||1999 RL140|| align=right|15,7|| align=right|2,608|| align=right|0,198|| align=right|0,23|| align=right|4,210||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40586)||1999 RZ140|| align=right|15,0|| align=right|3,086|| align=right|0,168|| align=right|0,61|| align=right|5,420||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40587)||1999 RB141|| align=right|15,3|| align=right|2,337|| align=right|0,128|| align=right|6,90|| align=right|3,572||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40588)||1999 RF141|| align=right|14,9|| align=right|2,700|| align=right|0,058|| align=right|14,15|| align=right|4,435||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40589)||1999 RP141|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,080|| align=right|3,80|| align=right|4,015||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40590)||1999 RQ141|| align=right|16,4|| align=right|2,332|| align=right|0,086|| align=right|5,13|| align=right|3,561||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40591)||1999 RR142|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,141|| align=right|12,71|| align=right|3,710||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40592)||1999 RM143|| align=right|15,2|| align=right|2,654|| align=right|0,247|| align=right|4,97|| align=right|4,322||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40593)||1999 RZ144|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,199|| align=right|7,87|| align=right|3,477||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40594)||1999 RW146|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,096|| align=right|5,54|| align=right|3,827||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40595)||1999 RY146|| align=right|15,1|| align=right|2,532|| align=right|0,126|| align=right|5,25|| align=right|4,027||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40596)||1999 RA148|| align=right|13,3|| align=right|3,082|| align=right|0,193|| align=right|7,41|| align=right|5,410||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40597)||1999 RG149|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,092|| align=right|2,12|| align=right|4,536||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40598)||1999 RM149|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,251|| align=right|2,65|| align=right|3,636||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40599)||1999 RX150|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,165|| align=right|5,24|| align=right|4,495||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40600)||1999 RZ150|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,145|| align=right|2,65|| align=right|3,538||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40601)||1999 RQ151|| align=right|14,9|| align=right|2,943|| align=right|0,095|| align=right|3,19|| align=right|5,048||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40602)||1999 RO152|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,195|| align=right|7,12|| align=right|3,529||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40603)||1999 RD154|| align=right|14,4|| align=right|2,789|| align=right|0,115|| align=right|8,39|| align=right|4,658||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40604)||1999 RO154|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,075|| align=right|2,41|| align=right|4,091||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40605)||1999 RA155|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,054|| align=right|6,22|| align=right|4,683||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40606)||1999 RR157|| align=right|14,8|| align=right|2,791|| align=right|0,232|| align=right|8,30|| align=right|4,663||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40607)||1999 RH158|| align=right|14,8|| align=right|2,985|| align=right|0,162|| align=right|2,12|| align=right|5,157||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40608)||1999 RS159|| align=right|15,8|| align=right|2,376|| align=right|0,110|| align=right|7,77|| align=right|3,662||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40609)||1999 RD160|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,184|| align=right|7,48|| align=right|3,486||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40610)||1999 RF160|| align=right|14,9|| align=right|2,684|| align=right|0,235|| align=right|4,92|| align=right|4,397||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40611)||1999 RS160|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,209|| align=right|2,95|| align=right|3,656||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40612)||1999 RM162|| align=right|14,1|| align=right|3,098|| align=right|0,083|| align=right|10,35|| align=right|5,451||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40613)||1999 RR162|| align=right|14,9|| align=right|2,541|| align=right|0,204|| align=right|13,24|| align=right|4,050||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40614)||1999 RW162|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,033|| align=right|5,34|| align=right|4,568||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40615)||1999 RD163|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,135|| align=right|4,46|| align=right|4,555||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40616)||1999 RW163|| align=right|14,5|| align=right|2,925|| align=right|0,080|| align=right|1,18|| align=right|5,003||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40617)||1999 RZ163|| align=right|14,5|| align=right|2,842|| align=right|0,141|| align=right|13,65|| align=right|4,791||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40618)||1999 RG164|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,081|| align=right|2,49|| align=right|4,278||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40619)||1999 RQ165|| align=right|15,5|| align=right|2,632|| align=right|0,068|| align=right|1,32|| align=right|4,269||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40620)||1999 RH168|| align=right|15,3|| align=right|2,971|| align=right|0,129|| align=right|1,40|| align=right|5,121||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40621)||1999 RG169|| align=right|14,3|| align=right|2,798|| align=right|0,137|| align=right|8,10|| align=right|4,679||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40622)||1999 RY169|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,176|| align=right|1,79|| align=right|3,754||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40623)||1999 RO170|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,052|| align=right|5,47|| align=right|4,624||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40624)||1999 RJ171|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,141|| align=right|2,70|| align=right|3,714||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40625)||1999 RJ172|| align=right|14,7|| align=right|2,747|| align=right|0,102|| align=right|7,18|| align=right|4,551||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40626)||1999 RP172|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,141|| align=right|4,98|| align=right|4,065||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40627)||1999 RJ173|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,161|| align=right|8,15|| align=right|4,374||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40628)||1999 RV173|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,143|| align=right|11,08|| align=right|4,093||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40629)||1999 RX173|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,223|| align=right|4,47|| align=right|3,765||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40630)||1999 RA174|| align=right|13,5|| align=right|2,645|| align=right|0,104|| align=right|12,10|| align=right|4,300||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40631)||1999 RX174|| align=right|15,5|| align=right|2,517|| align=right|0,114|| align=right|3,33|| align=right|3,994||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40632)||1999 RJ175|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,201|| align=right|0,89|| align=right|3,614||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40633)||1999 RR177|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,175|| align=right|1,89|| align=right|4,094||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40634)||1999 RH178|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,168|| align=right|6,11|| align=right|3,500||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40635)||1999 RV179|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,133|| align=right|5,66|| align=right|3,717||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40636)||1999 RW179|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,161|| align=right|10,43|| align=right|3,780||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40637)||1999 RP180|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,038|| align=right|14,40|| align=right|4,165||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40638)||1999 RS180|| align=right|15,9|| align=right|2,518|| align=right|0,137|| align=right|4,11|| align=right|3,996||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40639)||1999 RW180|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,189|| align=right|3,43|| align=right|3,672||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40640)||1999 RQ181|| align=right|14,9|| align=right|3,125|| align=right|0,212|| align=right|1,50|| align=right|5,523||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40641)||1999 RV181|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,145|| align=right|1,74|| align=right|4,072||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40642)||1999 RW181|| align=right|15,4|| align=right|2,815|| align=right|0,093|| align=right|2,41|| align=right|4,722||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40643)||1999 RG182|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,179|| align=right|2,67|| align=right|3,762||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40644)||1999 RH183|| align=right|13,9|| align=right|2,874|| align=right|0,135|| align=right|10,92|| align=right|4,872||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40645)||1999 RS183|| align=right|14,2|| align=right|2,559|| align=right|0,076|| align=right|2,54|| align=right|4,092||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40646)||1999 RV184|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,213|| align=right|5,69|| align=right|3,632||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40647)||1999 RD185|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,207|| align=right|5,41|| align=right|3,762||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40648)||1999 RO185|| align=right|15,0|| align=right|2,676|| align=right|0,017|| align=right|2,27|| align=right|4,376||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40649)||1999 RY186|| align=right|14,6|| align=right|2,553|| align=right|0,180|| align=right|2,35|| align=right|4,078||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40650)||1999 RS187|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,096|| align=right|9,34|| align=right|4,539||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40651)||1999 RJ189|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,315|| align=right|0,98|| align=right|4,606||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40652)||1999 RP189|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,155|| align=right|4,32|| align=right|4,275||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40653)||1999 RS190|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,213|| align=right|1,61|| align=right|3,624||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40654)||1999 RH191|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,140|| align=right|5,12|| align=right|4,165||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40655)||1999 RM191|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,199|| align=right|5,42|| align=right|4,128||MBA||15. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40656)||1999 RY191|| align=right|12,7|| align=right|2,695|| align=right|0,099|| align=right|15,62|| align=right|4,422||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40657)||1999 RE192|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,226|| align=right|4,72|| align=right|4,223||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40658)||1999 RD193|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,131|| align=right|8,92|| align=right|4,682||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40659)||1999 RK193|| align=right|14,1|| align=right|2,967|| align=right|0,158|| align=right|14,09|| align=right|5,110||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40660)||1999 RH194|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,116|| align=right|3,87|| align=right|4,201||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40661)||1999 RS194|| align=right|12,6|| align=right|3,136|| align=right|0,151|| align=right|5,20|| align=right|5,552||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40662)||1999 RD195|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,169|| align=right|7,80|| align=right|4,597||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40663)||1999 RR195|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,135|| align=right|10,12|| align=right|4,438||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40664)||1999 RF196|| align=right|14,0|| align=right|2,616|| align=right|0,144|| align=right|14,99|| align=right|4,229||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40665)||1999 RE197|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,140|| align=right|5,61|| align=right|3,748||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40666)||1999 RS197|| align=right|14,7|| align=right|2,479|| align=right|0,179|| align=right|7,09|| align=right|3,902||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40667)||1999 RB200|| align=right|14,0|| align=right|2,547|| align=right|0,102|| align=right|13,97|| align=right|4,065||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40668)||1999 RX200|| align=right|15,3|| align=right|2,510|| align=right|0,056|| align=right|10,44|| align=right|3,975||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40669)||1999 RN201|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,096|| align=right|9,79|| align=right|5,139||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40670)||1999 RW201|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,202|| align=right|12,60|| align=right|4,293||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40671)||1999 RE202|| align=right|13,6|| align=right|2,950|| align=right|0,129|| align=right|9,64|| align=right|5,067||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40672)||1999 RJ202|| align=right|14,7|| align=right|2,540|| align=right|0,226|| align=right|6,75|| align=right|4,049||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40673)||1999 RL203|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,054|| align=right|10,42|| align=right|4,163||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40674)||1999 RX203|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,128|| align=right|12,11|| align=right|4,033||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40675)||1999 RU205|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,090|| align=right|8,94|| align=right|5,384||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40676)||1999 RN206|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,122|| align=right|13,97|| align=right|4,205||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40677)||1999 RP206|| align=right|13,4|| align=right|3,165|| align=right|0,135|| align=right|21,50|| align=right|5,630||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40678)||1999 RY206|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,135|| align=right|14,10|| align=right|4,231||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40679)||1999 RO207|| align=right|13,8|| align=right|3,093|| align=right|0,054|| align=right|8,68|| align=right|5,438||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40680)||1999 RY209|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,258|| align=right|3,98|| align=right|3,559||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40681)||1999 RL211|| align=right|13,6|| align=right|3,015|| align=right|0,153|| align=right|7,75|| align=right|5,236||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40682)||1999 RM211|| align=right|14,1|| align=right|2,799|| align=right|0,014|| align=right|9,47|| align=right|4,682||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40683)||1999 RB213|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,115|| align=right|10,12|| align=right|4,502||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40684)||1999 RE214|| align=right|15,8|| align=right|2,797|| align=right|0,029|| align=right|3,16|| align=right|4,677||MBA||8. září 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(40685)||1999 RL217|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,188|| align=right|8,26|| align=right|3,765||MBA||3. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40686)||1999 RD220|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,078|| align=right|8,75|| align=right|4,390||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40687)||1999 RS220|| align=right|14,7|| align=right|2,675|| align=right|0,155|| align=right|12,82|| align=right|4,374||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40688)||1999 RL223|| align=right|13,6|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|9,64|| align=right|5,148||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40689)||1999 RG224|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,199|| align=right|12,19|| align=right|4,364||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40690)||1999 RV225|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,098|| align=right|3,41|| align=right|4,487||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40691)||1999 RH227|| align=right|15,0|| align=right|2,439|| align=right|0,265|| align=right|9,17|| align=right|3,809||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40692)||1999 RE228|| align=right|14,9|| align=right|2,477|| align=right|0,121|| align=right|5,49|| align=right|3,897||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40693)||1999 RX229|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,139|| align=right|6,82|| align=right|3,742||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40694)||1999 RY230|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,116|| align=right|7,97|| align=right|3,880||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40695)||1999 RA231|| align=right|15,2|| align=right|2,533|| align=right|0,114|| align=right|12,76|| align=right|4,030||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40696)||1999 RU231|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,069|| align=right|15,23|| align=right|4,278||MBA||9. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40697)||1999 RZ231|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,139|| align=right|7,51|| align=right|3,656||MBA||9. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40698)||1999 RT232|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,181|| align=right|5,69|| align=right|3,496||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40699)||1999 RB235|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,092|| align=right|14,28|| align=right|4,370||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40700)||1999 RF235|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,144|| align=right|6,08|| align=right|3,756||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40701)||1999 RG235|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|6,13|| align=right|4,525||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40702)||1999 RH236|| align=right|13,6|| align=right|2,563|| align=right|0,163|| align=right|13,50|| align=right|4,103||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40703)||1999 RR237|| align=right|14,9|| align=right|2,952|| align=right|0,055|| align=right|10,79|| align=right|5,071||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40704)||1999 RB238|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,129|| align=right|10,53|| align=right|4,574||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40705)||1999 RG239|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,095|| align=right|8,49|| align=right|4,533||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40706)||1999 RO240|| align=right|14,4|| align=right|2,897|| align=right|0,121|| align=right|18,10|| align=right|4,930||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40707)||1999 RV240|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,190|| align=right|12,00|| align=right|4,339||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40708)||1999 RR242|| align=right|13,9|| align=right|2,312|| align=right|0,148|| align=right|5,77|| align=right|3,514||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40709)||1999 RW242|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,146|| align=right|14,42|| align=right|4,316||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40710)||1999 RS245|| align=right|14,1|| align=right|2,756|| align=right|0,148|| align=right|9,96|| align=right|4,575||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40711)||1999 RU245|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,182|| align=right|4,68|| align=right|4,188||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40712)||1999 RB246|| align=right|14,7|| align=right|2,892|| align=right|0,227|| align=right|6,71|| align=right|4,918||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40713)||1999 RT248|| align=right|15,3|| align=right|2,873|| align=right|0,072|| align=right|0,88|| align=right|4,870||MBA||7. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40714)||1999 RS252|| align=right|13,9|| align=right|2,992|| align=right|0,090|| align=right|9,97|| align=right|5,175||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40715)||1999 RX253|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,058|| align=right|4,72|| align=right|3,613||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40716)||1999 SL|| align=right|13,7|| align=right|2,802|| align=right|0,227|| align=right|8,69|| align=right|4,689||MBA||16. září 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40717)||1999 SC2|| align=right|14,2|| align=right|2,371|| align=right|0,249|| align=right|24,14|| align=right|3,650||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40718)||1999 SU2|| align=right|14,8|| align=right|3,166|| align=right|0,174|| align=right|4,90|| align=right|5,632||MBA||21. září 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(40719)||1999 SZ2|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,268|| align=right|4,95|| align=right|3,314||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40720)||1999 SL6|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,151|| align=right|11,09|| align=right|4,153||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40721)||1999 SM6|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,101|| align=right|13,82|| align=right|4,172||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40722)||1999 SO6|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,220|| align=right|14,62|| align=right|4,198||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40723)||1999 SF7|| align=right|14,0|| align=right|2,570|| align=right|0,238|| align=right|10,49|| align=right|4,120||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40724)||1999 SY8|| align=right|13,5|| align=right|2,558|| align=right|0,103|| align=right|13,59|| align=right|4,092||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40725)||1999 SP9|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,134|| align=right|12,32|| align=right|4,343||MBA||30. září 1999||Stroncone||Stroncone
|-
|(40726)||1999 SG11|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,066|| align=right|10,26|| align=right|5,110||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40727)||1999 SQ11|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,126|| align=right|5,83|| align=right|4,549||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40728)||1999 SS11|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,224|| align=right|4,45|| align=right|4,211||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40729)||1999 SJ12|| align=right|12,9|| align=right|2,367|| align=right|0,248|| align=right|24,63|| align=right|3,640||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40730)||1999 SY12|| align=right|13,0|| align=right|3,153|| align=right|0,271|| align=right|19,44|| align=right|5,598||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40731)||1999 SB13|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,163|| align=right|15,72|| align=right|4,196||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40732)||1999 SC13|| align=right|13,4|| align=right|3,129|| align=right|0,196|| align=right|12,95|| align=right|5,534||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40733)||1999 SM17|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,147|| align=right|7,51|| align=right|3,763||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40734)||1999 SB19|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,152|| align=right|27,72|| align=right|5,548||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40735)||1999 SU19|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,169|| align=right|5,87|| align=right|4,309||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40736)||1999 SD20|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,187|| align=right|14,66|| align=right|4,154||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40737)||1999 SE20|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,174|| align=right|12,46|| align=right|4,239||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40738)||1999 SG20|| align=right|13,3|| align=right|3,150|| align=right|0,204|| align=right|13,22|| align=right|5,590||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40739)||1999 SX25|| align=right|14,0|| align=right|2,574|| align=right|0,132|| align=right|12,31|| align=right|4,130||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40740)||1999 SF27|| align=right|15,0|| align=right|2,631|| align=right|0,111|| align=right|13,94|| align=right|4,267||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(40741)||1999 TD|| align=right|13,6|| align=right|3,137|| align=right|0,234|| align=right|22,40|| align=right|5,556||MBA||1. října 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(40742)||1999 TK|| align=right|14,9|| align=right|3,113|| align=right|0,202|| align=right|2,19|| align=right|5,491||MBA||2. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40743)||1999 TL|| align=right|14,6|| align=right|3,100|| align=right|0,137|| align=right|2,17|| align=right|5,458||MBA||2. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40744)||1999 TG1|| align=right|14,5|| align=right|2,925|| align=right|0,139|| align=right|0,97|| align=right|5,002||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40745)||1999 TN2|| align=right|13,8|| align=right|2,661|| align=right|0,194|| align=right|13,94|| align=right|4,341||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(40746)||1999 TP2|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,162|| align=right|12,62|| align=right|3,608||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(40747)||1999 TK5|| align=right|14,3|| align=right|2,553|| align=right|0,213|| align=right|12,11|| align=right|4,078||MBA||2. října 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(40748)||1999 TO5|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,213|| align=right|5,16|| align=right|3,815||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40749)||1999 TP6|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,218|| align=right|2,64|| align=right|5,432||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40750)||1999 TA7|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,176|| align=right|2,44|| align=right|3,778||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40751)||1999 TD7|| align=right|14,8|| align=right|2,836|| align=right|0,190|| align=right|3,98|| align=right|4,774||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40752)||1999 TO7|| align=right|13,6|| align=right|2,632|| align=right|0,175|| align=right|14,42|| align=right|4,269||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40753)||1999 TK8|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,227|| align=right|1,35|| align=right|3,712||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40754)||1999 TM8|| align=right|15,1|| align=right|2,899|| align=right|0,101|| align=right|3,15|| align=right|4,934||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40755)||1999 TO8|| align=right|14,4|| align=right|2,867|| align=right|0,077|| align=right|2,30|| align=right|4,854||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40756)||1999 TQ8|| align=right|14,0|| align=right|2,978|| align=right|0,019|| align=right|9,49|| align=right|5,138||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40757)||1999 TS8|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,211|| align=right|4,06|| align=right|4,091||MBA||5. října 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(40758)||1999 TT8|| align=right|13,7|| align=right|3,041|| align=right|0,159|| align=right|8,03|| align=right|5,302||MBA||5. října 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(40759)||1999 TY9|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,152|| align=right|7,12|| align=right|4,439||MBA||6. října 1999||Dossobuono||L. Lai
|-
|(40760)||1999 TH11|| align=right|12,6|| align=right|3,197|| align=right|0,085|| align=right|14,61|| align=right|5,717||MBA||9. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(40761)||1999 TT13|| align=right|13,6|| align=right|2,699|| align=right|0,098|| align=right|5,24|| align=right|4,432||MBA||11. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(40762)||1999 TL14|| align=right|15,4|| align=right|2,561|| align=right|0,261|| align=right|4,93|| align=right|4,097||MBA||11. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(40763)||1999 TS14|| align=right|15,2|| align=right|3,036|| align=right|0,161|| align=right|2,07|| align=right|5,288||MBA||5. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(40764)||1999 TA16|| align=right|15,3|| align=right|3,073|| align=right|0,131|| align=right|1,73|| align=right|5,387||MBA||13. října 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(40765)||1999 TF16|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,029|| align=right|3,52|| align=right|4,499||MBA||10. října 1999||Bedoin||P. Antonini
|-
|(40766)||1999 TB17|| align=right|13,4|| align=right|3,180|| align=right|0,199|| align=right|3,05|| align=right|5,670||MBA||14. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40767)||1999 TC17|| align=right|14,1|| align=right|2,898|| align=right|0,028|| align=right|2,54|| align=right|4,934||MBA||14. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40768)||1999 TZ17|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,059|| align=right|11,81|| align=right|4,218||MBA||10. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40769)||1999 TJ18|| align=right|13,3|| align=right|3,045|| align=right|0,048|| align=right|10,83|| align=right|5,314||MBA||10. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40770)||1999 TV18|| align=right|14,0|| align=right|3,039|| align=right|0,143|| align=right|9,64|| align=right|5,298||MBA||11. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(40771)||1999 TP19|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,181|| align=right|7,61|| align=right|4,153||MBA||15. října 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(40772)||1999 TY19|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,056|| align=right|2,00|| align=right|5,032||MBA||14. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40773)||1999 TZ19|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,185|| align=right|3,15|| align=right|3,794||MBA||15. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40774)||1999 TH20|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,254|| align=right|4,55|| align=right|4,190||MBA||11. října 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(40775)||1999 TO20|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,063|| align=right|1,20|| align=right|4,507||MBA||5. října 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(40776)||1999 TA21|| align=right|14,3|| align=right|2,942|| align=right|0,076|| align=right|3,29|| align=right|5,046||MBA||7. října 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(40777)||1999 TM25|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,212|| align=right|3,45|| align=right|4,224||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40778)||1999 TV25|| align=right|15,2|| align=right|2,911|| align=right|0,031|| align=right|1,33|| align=right|4,966||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40779)||1999 TY25|| align=right|14,0|| align=right|3,100|| align=right|0,093|| align=right|16,58|| align=right|5,456||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40780)||1999 TB26|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,166|| align=right|5,32|| align=right|4,588||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40781)||1999 TN26|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,264|| align=right|5,38|| align=right|4,146||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40782)||1999 TX26|| align=right|14,7|| align=right|2,866|| align=right|0,084|| align=right|1,19|| align=right|4,851||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40783)||1999 TT28|| align=right|15,3|| align=right|2,897|| align=right|0,081|| align=right|0,68|| align=right|4,931||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40784)||1999 TV28|| align=right|15,3|| align=right|2,752|| align=right|0,092|| align=right|1,48|| align=right|4,565||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40785)||1999 TA29|| align=right|14,3|| align=right|2,797|| align=right|0,029|| align=right|4,07|| align=right|4,678||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40786)||1999 TR30|| align=right|14,5|| align=right|2,841|| align=right|0,021|| align=right|0,88|| align=right|4,789||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40787)||1999 TV30|| align=right|14,0|| align=right|2,684|| align=right|0,141|| align=right|12,62|| align=right|4,397||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40788)||1999 TK31|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,170|| align=right|5,07|| align=right|5,493||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40789)||1999 TW31|| align=right|14,8|| align=right|2,860|| align=right|0,083|| align=right|1,19|| align=right|4,837||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40790)||1999 TP32|| align=right|15,8|| align=right|2,553|| align=right|0,103|| align=right|2,36|| align=right|4,078||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40791)||1999 TO33|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,053|| align=right|1,82|| align=right|4,425||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40792)||1999 TY33|| align=right|15,7|| align=right|2,926|| align=right|0,127|| align=right|1,04|| align=right|5,004||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40793)||1999 TZ33|| align=right|15,0|| align=right|2,898|| align=right|0,132|| align=right|2,44|| align=right|4,933||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40794)||1999 TD36|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,073|| align=right|9,83|| align=right|4,250||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40795)||1999 TF36|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,125|| align=right|7,47|| align=right|3,710||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40796)||1999 TT36|| align=right|15,0|| align=right|2,704|| align=right|0,125|| align=right|15,90|| align=right|4,445||MBA||13. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40797)||1999 TM37|| align=right|13,8|| align=right|2,683|| align=right|0,088|| align=right|11,42|| align=right|4,393||MBA||15. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40798)||1999 TV37|| align=right|14,4|| align=right|2,782|| align=right|0,075|| align=right|8,11|| align=right|4,640||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40799)||1999 TW37|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,076|| align=right|5,45|| align=right|4,014||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40800)||1999 TD38|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,200|| align=right|2,94|| align=right|3,795||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40801)||1999 TN38|| align=right|15,0|| align=right|3,020|| align=right|0,045|| align=right|1,75|| align=right|5,248||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40802)||1999 TL39|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,276|| align=right|6,32|| align=right|3,692||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40803)||1999 TX39|| align=right|14,2|| align=right|2,654|| align=right|0,153|| align=right|13,13|| align=right|4,324||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40804)||1999 TQ40|| align=right|14,0|| align=right|2,577|| align=right|0,150|| align=right|19,20|| align=right|4,135||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40805)||1999 TW41|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,029|| align=right|2,80|| align=right|4,074||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40806)||1999 TX41|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,162|| align=right|1,64|| align=right|3,635||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40807)||1999 TQ48|| align=right|14,3|| align=right|2,566|| align=right|0,114|| align=right|3,99|| align=right|4,109||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40808)||1999 TB53|| align=right|14,6|| align=right|2,787|| align=right|0,039|| align=right|3,50|| align=right|4,652||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40809)||1999 TZ57|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,098|| align=right|15,75|| align=right|5,407||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40810)||1999 TK63|| align=right|15,2|| align=right|2,959|| align=right|0,026|| align=right|3,04|| align=right|5,089||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40811)||1999 TL63|| align=right|14,2|| align=right|3,013|| align=right|0,120|| align=right|5,02|| align=right|5,229||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40812)||1999 TV63|| align=right|15,0|| align=right|3,061|| align=right|0,107|| align=right|3,32|| align=right|5,355||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40813)||1999 TJ66|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,059|| align=right|11,22|| align=right|5,428||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40814)||1999 TY69|| align=right|15,4|| align=right|2,878|| align=right|0,032|| align=right|1,84|| align=right|4,883||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40815)||1999 TY77|| align=right|15,3|| align=right|2,241|| align=right|0,210|| align=right|2,94|| align=right|3,354||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40816)||1999 TX78|| align=right|14,9|| align=right|3,105|| align=right|0,118|| align=right|1,32|| align=right|5,471||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40817)||1999 TT79|| align=right|14,9|| align=right|2,865|| align=right|0,020|| align=right|12,02|| align=right|4,849||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40818)||1999 TR80|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,223|| align=right|2,63|| align=right|3,739||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40819)||1999 TT80|| align=right|14,9|| align=right|2,848|| align=right|0,028|| align=right|2,71|| align=right|4,805||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(40820)||1999 TY89|| align=right|15,2|| align=right|2,922|| align=right|0,104|| align=right|2,33|| align=right|4,993||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40821)||1999 TD90|| align=right|15,7|| align=right|2,642|| align=right|0,105|| align=right|5,29|| align=right|4,295||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40822)||1999 TM90|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,063|| align=right|2,89|| align=right|4,303||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40823)||1999 TU90|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,198|| align=right|11,99|| align=right|4,286||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40824)||1999 TV90|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,020|| align=right|9,21|| align=right|4,206||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40825)||1999 TZ90|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,104|| align=right|7,28|| align=right|3,768||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40826)||1999 TP91|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,189|| align=right|6,27|| align=right|4,082||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40827)||1999 TT92|| align=right|15,5|| align=right|2,422|| align=right|0,168|| align=right|4,10|| align=right|3,768||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40828)||1999 TM93|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,100|| align=right|12,32|| align=right|4,477||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40829)||1999 TT93|| align=right|14,0|| align=right|2,687|| align=right|0,087|| align=right|3,58|| align=right|4,404||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40830)||1999 TV93|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,176|| align=right|3,43|| align=right|3,776||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40831)||1999 TU94|| align=right|14,7|| align=right|2,684|| align=right|0,016|| align=right|7,00|| align=right|4,398||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40832)||1999 TH95|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,234|| align=right|8,39|| align=right|4,349||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40833)||1999 TJ95|| align=right|13,7|| align=right|3,058|| align=right|0,146|| align=right|11,74|| align=right|5,346||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40834)||1999 TL95|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,200|| align=right|6,88|| align=right|4,285||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40835)||1999 TM95|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,127|| align=right|8,03|| align=right|4,181||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40836)||1999 TQ95|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,166|| align=right|4,87|| align=right|5,157||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40837)||1999 TX95|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,062|| align=right|3,24|| align=right|4,380||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40838)||1999 TY95|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,158|| align=right|5,43|| align=right|4,517||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40839)||1999 TH96|| align=right|14,6|| align=right|2,787|| align=right|0,076|| align=right|4,79|| align=right|4,653||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40840)||1999 TS96|| align=right|13,4|| align=right|3,058|| align=right|0,112|| align=right|11,95|| align=right|5,347||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40841)||1999 TQ98|| align=right|13,6|| align=right|2,751|| align=right|0,182|| align=right|10,46|| align=right|4,561||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40842)||1999 TX98|| align=right|15,5|| align=right|2,593|| align=right|0,191|| align=right|6,34|| align=right|4,174||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40843)||1999 TD99|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,205|| align=right|6,91|| align=right|3,643||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40844)||1999 TS101|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|12,90|| align=right|4,201||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40845)||1999 TL102|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,274|| align=right|12,12|| align=right|3,820||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40846)||1999 TN102|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,105|| align=right|15,11|| align=right|4,126||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40847)||1999 TU102|| align=right|13,1|| align=right|2,996|| align=right|0,274|| align=right|17,25|| align=right|5,186||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40848)||1999 TZ102|| align=right|14,7|| align=right|2,648|| align=right|0,072|| align=right|16,19|| align=right|4,308||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40849)||1999 TG103|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,123|| align=right|15,19|| align=right|4,203||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40850)||1999 TR104|| align=right|14,4|| align=right|3,056|| align=right|0,072|| align=right|10,51|| align=right|5,341||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40851)||1999 TZ104|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,126|| align=right|8,33|| align=right|4,182||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40852)||1999 TX105|| align=right|14,4|| align=right|2,841|| align=right|0,216|| align=right|8,47|| align=right|4,789||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40853)||1999 TA106|| align=right|14,1|| align=right|2,757|| align=right|0,125|| align=right|25,30|| align=right|4,578||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40854)||1999 TU107|| align=right|13,9|| align=right|2,591|| align=right|0,175|| align=right|12,56|| align=right|4,171||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40855)||1999 TG108|| align=right|13,0|| align=right|3,078|| align=right|0,107|| align=right|9,81|| align=right|5,400||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40856)||1999 TP108|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,186|| align=right|3,48|| align=right|3,699||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40857)||1999 TP110|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,064|| align=right|5,38|| align=right|4,579||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40858)||1999 TR110|| align=right|14,6|| align=right|2,795|| align=right|0,047|| align=right|4,26|| align=right|4,671||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40859)||1999 TX111|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,030|| align=right|1,90|| align=right|4,508||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40860)||1999 TQ113|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,052|| align=right|3,28|| align=right|4,598||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40861)||1999 TR113|| align=right|15,0|| align=right|2,709|| align=right|0,055|| align=right|5,33|| align=right|4,457||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40862)||1999 TB114|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,148|| align=right|6,26|| align=right|5,775||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40863)||1999 TL115|| align=right|15,7|| align=right|2,657|| align=right|0,089|| align=right|8,61|| align=right|4,329||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40864)||1999 TO115|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,088|| align=right|9,52|| align=right|5,404||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40865)||1999 TH116|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,089|| align=right|1,20|| align=right|4,419||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40866)||1999 TU117|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,089|| align=right|8,13|| align=right|4,355||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40867)||1999 TD118|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,232|| align=right|5,48|| align=right|4,111||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40868)||1999 TM118|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,258|| align=right|2,93|| align=right|4,096||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40869)||1999 TN118|| align=right|14,4|| align=right|2,696|| align=right|0,094|| align=right|8,76|| align=right|4,427||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40870)||1999 TQ119|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,123|| align=right|13,85|| align=right|4,412||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40871)||1999 TS120|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,079|| align=right|3,10|| align=right|4,168||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40872)||1999 TB121|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,114|| align=right|1,36|| align=right|5,553||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40873)||1999 TL121|| align=right|15,0|| align=right|2,702|| align=right|0,058|| align=right|2,91|| align=right|4,440||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40874)||1999 TL122|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,202|| align=right|3,20|| align=right|3,739||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40875)||1999 TA123|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,227|| align=right|2,74|| align=right|4,069||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40876)||1999 TH123|| align=right|15,5|| align=right|2,809|| align=right|0,117|| align=right|4,68|| align=right|4,708||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40877)||1999 TF124|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,029|| align=right|1,66|| align=right|4,589||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40878)||1999 TU124|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,070|| align=right|7,69|| align=right|4,346||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40879)||1999 TX124|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,125|| align=right|5,80|| align=right|3,840||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40880)||1999 TA125|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,077|| align=right|2,44|| align=right|4,683||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40881)||1999 TY125|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,178|| align=right|5,71|| align=right|4,070||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40882)||1999 TZ125|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,088|| align=right|12,81|| align=right|5,010||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40883)||1999 TB126|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,090|| align=right|4,09|| align=right|4,500||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40884)||1999 TC126|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,152|| align=right|0,37|| align=right|4,041||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40885)||1999 TS126|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,096|| align=right|11,04|| align=right|5,653||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40886)||1999 TE127|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,236|| align=right|3,02|| align=right|4,167||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40887)||1999 TG128|| align=right|14,5|| align=right|2,936|| align=right|0,061|| align=right|2,67|| align=right|5,030||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40888)||1999 TW131|| align=right|15,7|| align=right|2,881|| align=right|0,079|| align=right|0,94|| align=right|4,891||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40889)||1999 TY132|| align=right|16,0|| align=right|2,665|| align=right|0,010|| align=right|1,79|| align=right|4,350||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40890)||1999 TE133|| align=right|14,0|| align=right|3,078|| align=right|0,122|| align=right|1,34|| align=right|5,398||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40891)||1999 TH136|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,089|| align=right|2,54|| align=right|4,297||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40892)||1999 TY136|| align=right|14,9|| align=right|3,153|| align=right|0,118|| align=right|4,70|| align=right|5,597||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40893)||1999 TL138|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,042|| align=right|2,40|| align=right|4,628||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40894)||1999 TQ138|| align=right|16,4|| align=right|2,558|| align=right|0,190|| align=right|4,28|| align=right|4,091||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40895)||1999 TZ140|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,058|| align=right|1,22|| align=right|4,640||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40896)||1999 TO141|| align=right|16,4|| align=right|2,734|| align=right|0,085|| align=right|2,11|| align=right|4,520||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40897)||1999 TG142|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,069|| align=right|2,34|| align=right|4,599||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40898)||1999 TP142|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,005|| align=right|3,22|| align=right|4,407||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40899)||1999 TR142|| align=right|15,6|| align=right|2,656|| align=right|0,122|| align=right|2,14|| align=right|4,328||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40900)||1999 TV142|| align=right|15,4|| align=right|3,031|| align=right|0,068|| align=right|1,49|| align=right|5,275||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40901)||1999 TG143|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,022|| align=right|8,19|| align=right|4,543||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40902)||1999 TY143|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,040|| align=right|18,00|| align=right|4,373||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40903)||1999 TB144|| align=right|13,9|| align=right|2,750|| align=right|0,078|| align=right|8,86|| align=right|4,560||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40904)||1999 TC144|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,124|| align=right|5,38|| align=right|4,121||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40905)||1999 TE148|| align=right|14,2|| align=right|3,044|| align=right|0,102|| align=right|10,55|| align=right|5,311||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40906)||1999 TN148|| align=right|14,1|| align=right|2,837|| align=right|0,080|| align=right|14,78|| align=right|4,778||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40907)||1999 TF149|| align=right|14,9|| align=right|2,919|| align=right|0,035|| align=right|2,18|| align=right|4,988||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40908)||1999 TW151|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,123|| align=right|14,76|| align=right|4,043||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40909)||1999 TR152|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,158|| align=right|12,39|| align=right|4,051||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40910)||1999 TS152|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,229|| align=right|3,49|| align=right|3,679||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40911)||1999 TU152|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,136|| align=right|4,54|| align=right|4,213||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40912)||1999 TX152|| align=right|13,7|| align=right|3,210|| align=right|0,081|| align=right|14,25|| align=right|5,751||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40913)||1999 TZ152|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,154|| align=right|2,73|| align=right|4,000||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40914)||1999 TH155|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,161|| align=right|13,11|| align=right|4,537||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40915)||1999 TT155|| align=right|14,4|| align=right|2,749|| align=right|0,055|| align=right|5,13|| align=right|4,557||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40916)||1999 TE156|| align=right|13,6|| align=right|3,006|| align=right|0,095|| align=right|9,55|| align=right|5,211||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40917)||1999 TW156|| align=right|14,4|| align=right|3,121|| align=right|0,119|| align=right|4,00|| align=right|5,514||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40918)||1999 TG158|| align=right|14,2|| align=right|3,027|| align=right|0,046|| align=right|9,11|| align=right|5,265||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40919)||1999 TF162|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,191|| align=right|4,57|| align=right|4,084||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40920)||1999 TD171|| align=right|14,7|| align=right|2,866|| align=right|0,075|| align=right|2,85|| align=right|4,852||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40921)||1999 TR171|| align=right|14,8|| align=right|2,868|| align=right|0,066|| align=right|3,19|| align=right|4,855||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40922)||1999 TH172|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,058|| align=right|6,13|| align=right|4,549||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40923)||1999 TB173|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,087|| align=right|10,23|| align=right|5,144||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40924)||1999 TB174|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,037|| align=right|10,10|| align=right|5,103||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40925)||1999 TL174|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,203|| align=right|4,25|| align=right|4,050||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40926)||1999 TQ177|| align=right|15,0|| align=right|2,814|| align=right|0,087|| align=right|5,81|| align=right|4,719||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40927)||1999 TZ185|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,174|| align=right|11,00|| align=right|4,345||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40928)||1999 TB187|| align=right|14,3|| align=right|3,013|| align=right|0,149|| align=right|13,17|| align=right|5,230||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40929)||1999 TB188|| align=right|14,5|| align=right|2,900|| align=right|0,018|| align=right|11,58|| align=right|4,939||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40930)||1999 TJ189|| align=right|13,9|| align=right|3,055|| align=right|0,037|| align=right|9,05|| align=right|5,339||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40931)||1999 TX189|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,185|| align=right|8,36|| align=right|4,133||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40932)||1999 TF191|| align=right|13,4|| align=right|3,054|| align=right|0,033|| align=right|8,73|| align=right|5,337||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40933)||1999 TP192|| align=right|13,4|| align=right|3,047|| align=right|0,039|| align=right|8,25|| align=right|5,317||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40934)||1999 TJ194|| align=right|14,0|| align=right|2,776|| align=right|0,132|| align=right|8,15|| align=right|4,624||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40935)||1999 TO195|| align=right|14,7|| align=right|3,189|| align=right|0,111|| align=right|4,40|| align=right|5,695||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40936)||1999 TP200|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,124|| align=right|7,32|| align=right|3,618||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40937)||1999 TQ200|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,183|| align=right|3,22|| align=right|3,587||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40938)||1999 TO205|| align=right|14,3|| align=right|2,776|| align=right|0,094|| align=right|3,40|| align=right|4,624||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40939)||1999 TU209|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,062|| align=right|11,62|| align=right|5,362||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40940)||1999 TZ209|| align=right|12,9|| align=right|3,079|| align=right|0,036|| align=right|10,98|| align=right|5,403||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40941)||1999 TS211|| align=right|15,2|| align=right|2,715|| align=right|0,112|| align=right|4,90|| align=right|4,472||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40942)||1999 TZ212|| align=right|15,2|| align=right|2,756|| align=right|0,021|| align=right|4,56|| align=right|4,574||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40943)||1999 TT213|| align=right|15,5|| align=right|2,939|| align=right|0,053|| align=right|2,58|| align=right|5,037||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40944)||1999 TJ216|| align=right|14,7|| align=right|2,841|| align=right|0,069|| align=right|3,29|| align=right|4,787||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40945)||1999 TX216|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,186|| align=right|3,32|| align=right|4,414||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40946)||1999 TK217|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,091|| align=right|4,32|| align=right|4,179||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40947)||1999 TJ218|| align=right|14,7|| align=right|2,707|| align=right|0,034|| align=right|5,82|| align=right|4,453||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40948)||1999 TH228|| align=right|15,4|| align=right|2,913|| align=right|0,091|| align=right|2,42|| align=right|4,971||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40949)||1999 TQ228|| align=right|15,0|| align=right|2,816|| align=right|0,114|| align=right|3,84|| align=right|4,724||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40950)||1999 TQ229|| align=right|14,0|| align=right|3,198|| align=right|0,102|| align=right|6,55|| align=right|5,717||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40951)||1999 TO230|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,111|| align=right|10,28|| align=right|5,164||MBA||4. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40952)||1999 TD231|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,079|| align=right|6,41|| align=right|4,507||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40953)||1999 TB237|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,111|| align=right|8,07|| align=right|4,049||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40954)||1999 TQ238|| align=right|14,2|| align=right|2,849|| align=right|0,083|| align=right|5,87|| align=right|4,809||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40955)||1999 TQ241|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,228|| align=right|8,84|| align=right|4,675||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40956)||1999 TZ241|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,122|| align=right|11,90|| align=right|4,154||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40957)||1999 TR242|| align=right|14,2|| align=right|3,017|| align=right|0,039|| align=right|11,22|| align=right|5,240||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40958)||1999 TV242|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,168|| align=right|7,42|| align=right|4,232||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40959)||1999 TB243|| align=right|13,1|| align=right|3,160|| align=right|0,063|| align=right|24,88|| align=right|5,616||MBA||4. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40960)||1999 TL244|| align=right|15,0|| align=right|2,852|| align=right|0,039|| align=right|1,74|| align=right|4,816||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40961)||1999 TV247|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,099|| align=right|4,11|| align=right|4,586||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40962)||1999 TW247|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,156|| align=right|6,45|| align=right|5,619||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40963)||1999 TZ247|| align=right|14,1|| align=right|3,240|| align=right|0,041|| align=right|5,31|| align=right|5,832||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40964)||1999 TE248|| align=right|14,2|| align=right|3,235|| align=right|0,108|| align=right|12,79|| align=right|5,818||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40965)||1999 TH249|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,083|| align=right|9,85|| align=right|4,230||MBA||9. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40966)||1999 TM250|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,140|| align=right|8,69|| align=right|4,218||MBA||9. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40967)||1999 TC251|| align=right|13,5|| align=right|3,081|| align=right|0,164|| align=right|12,05|| align=right|5,406||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40968)||1999 TO254|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,139|| align=right|14,51|| align=right|4,497||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40969)||1999 TR258|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,093|| align=right|3,22|| align=right|4,144||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40970)||1999 TK261|| align=right|14,2|| align=right|2,576|| align=right|0,083|| align=right|28,95|| align=right|4,134||MBA||14. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40971)||1999 TY264|| align=right|14,2|| align=right|2,590|| align=right|0,034|| align=right|21,09|| align=right|4,167||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40972)||1999 TL267|| align=right|13,6|| align=right|3,112|| align=right|0,202|| align=right|16,77|| align=right|5,488||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40973)||1999 TL269|| align=right|14,8|| align=right|2,976|| align=right|0,113|| align=right|9,01|| align=right|5,133||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40974)||1999 TS269|| align=right|14,7|| align=right|3,167|| align=right|0,084|| align=right|7,15|| align=right|5,635||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40975)||1999 TU269|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,135|| align=right|7,88|| align=right|5,576||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40976)||1999 TV272|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,164|| align=right|8,52|| align=right|5,660||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40977)||1999 TD279|| align=right|14,7|| align=right|2,973|| align=right|0,126|| align=right|10,41|| align=right|5,125||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40978)||1999 TN279|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,082|| align=right|21,56|| align=right|4,239||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40979)||1999 TL280|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,094|| align=right|8,71|| align=right|4,353||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40980)||1999 TO282|| align=right|15,4|| align=right|2,895|| align=right|0,052|| align=right|2,42|| align=right|4,926||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40981)||1999 TL284|| align=right|14,5|| align=right|2,789|| align=right|0,166|| align=right|11,24|| align=right|4,657||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40982)||1999 TR285|| align=right|14,4|| align=right|3,123|| align=right|0,052|| align=right|11,27|| align=right|5,518||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40983)||1999 TB286|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,045|| align=right|13,57|| align=right|4,257||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40984)||1999 TL288|| align=right|14,1|| align=right|3,057|| align=right|0,052|| align=right|10,67|| align=right|5,345||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40985)||1999 TM288|| align=right|13,9|| align=right|3,189|| align=right|0,109|| align=right|2,30|| align=right|5,695||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40986)||1999 TY292|| align=right|14,6|| align=right|2,959|| align=right|0,080|| align=right|8,57|| align=right|5,089||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40987)||1999 TJ293|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,043|| align=right|9,20|| align=right|5,367||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(40988)||1999 TN311|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,149|| align=right|1,21|| align=right|5,310||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40989)||1999 UO|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,117|| align=right|10,68|| align=right|5,362||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40990)||1999 UW|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,092|| align=right|1,99|| align=right|4,582||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40991)||1999 UA1|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,251|| align=right|7,53|| align=right|3,786||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40992)||1999 UL1|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,235|| align=right|1,93|| align=right|5,373||MBA||18. října 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(40993)||1999 UF2|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,108|| align=right|2,80|| align=right|4,465||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40994) Tekaridake||1999 UZ2|| align=right|13,5|| align=right|2,688|| align=right|0,201|| align=right|11,64|| align=right|4,405||MBA||20. října 1999||Mishima||M. Akiyama
|-
|(40995)||1999 UC4|| align=right|15,7|| align=right|2,483|| align=right|0,155|| align=right|8,37|| align=right|3,912||MBA||27. října 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(40996)||1999 UO5|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,106|| align=right|14,87|| align=right|4,289||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40997)||1999 UE6|| align=right|15,2|| align=right|2,701|| align=right|0,116|| align=right|1,89|| align=right|4,439||MBA||27. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40998)||1999 US7|| align=right|13,8|| align=right|2,757|| align=right|0,131|| align=right|7,45|| align=right|4,577||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(40999)||1999 UU8|| align=right|13,7|| align=right|2,751|| align=right|0,111|| align=right|4,30|| align=right|4,562||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41000)||1999 UB9|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,011|| align=right|5,23|| align=right|4,688||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek